|-
|(85001)||2003 YP128|| align=right|17,3|| align=right|2,351|| align=right|0,187|| align=right|6,69|| align=right|3,604||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(85002)||2003 YT138|| align=right|16,1|| align=right|2,402|| align=right|0,219|| align=right|3,47|| align=right|3,722||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(85003)||2003 YR142|| align=right|14,9|| align=right|2,702|| align=right|0,058|| align=right|15,86|| align=right|4,441||MBA||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(85004)||2003 YY152|| align=right|16,1|| align=right|2,313|| align=right|0,052|| align=right|13,03|| align=right|3,518||MBA||29. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(85005)||2003 YF154|| align=right|15,6|| align=right|2,631|| align=right|0,107|| align=right|12,10|| align=right|4,266||MBA||29. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(85006)||2003 YU154|| align=right|15,0|| align=right|3,064|| align=right|0,310|| align=right|15,51|| align=right|5,362||MBA||29. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(85007)||2004 AK3|| align=right|15,0|| align=right|2,591|| align=right|0,131|| align=right|13,20|| align=right|4,169||MBA||13. ledna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85008)||2004 BL3|| align=right|15,1|| align=right|3,126|| align=right|0,107|| align=right|1,12|| align=right|5,526||MBA||16. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(85009)||2004 BL4|| align=right|15,9|| align=right|2,650|| align=right|0,128|| align=right|5,15|| align=right|4,314||MBA||16. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(85010)||2004 BY9|| align=right|16,1|| align=right|2,611|| align=right|0,194|| align=right|4,65|| align=right|4,218||MBA||16. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(85011)||2004 BA16|| align=right|15,1|| align=right|2,736|| align=right|0,043|| align=right|5,21|| align=right|4,526||MBA||18. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(85012)||2004 BY27|| align=right|17,2|| align=right|2,214|| align=right|0,081|| align=right|6,44|| align=right|3,294||MBA||18. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(85013)||2004 BO36|| align=right|15,7|| align=right|3,045|| align=right|0,032|| align=right|1,81|| align=right|5,314||MBA||19. ledna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85014)||2004 BD38|| align=right|14,9|| align=right|2,749|| align=right|0,114|| align=right|12,92|| align=right|4,557||MBA||19. ledna 2004||Catalina||CSS
|-
|(85015)||2004 BE38|| align=right|16,3|| align=right|2,386|| align=right|0,137|| align=right|1,84|| align=right|3,686||MBA||19. ledna 2004||Catalina||CSS
|-
|(85016)||2004 BW42|| align=right|14,3|| align=right|2,801|| align=right|0,269|| align=right|15,29|| align=right|4,687||MBA||19. ledna 2004||Catalina||CSS
|-
|(85017)||2004 BH52|| align=right|14,9|| align=right|3,138|| align=right|0,116|| align=right|2,23|| align=right|5,557||MBA||21. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(85018)||2004 BL54|| align=right|15,8|| align=right|2,569|| align=right|0,038|| align=right|5,65|| align=right|4,116||MBA||22. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(85019)||2039 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,613|| align=right|0,302|| align=right|4,83|| align=right|4,224||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85020)||2057 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,317|| align=right|0,164|| align=right|4,71|| align=right|3,526||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85021)||2067 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,745|| align=right|0,218|| align=right|3,31|| align=right|4,547||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85022)||2068 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,751|| align=right|0,093|| align=right|4,17|| align=right|4,562||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85023)||2087 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,947|| align=right|0,074|| align=right|11,48|| align=right|5,058||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85024)||2224 P-L|| align=right|16,9|| align=right|2,185|| align=right|0,086|| align=right|1,69|| align=right|3,230||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85025)||2544 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,969|| align=right|0,117|| align=right|11,70|| align=right|5,114||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85026)||2653 P-L|| align=right|15,1|| align=right|3,217|| align=right|0,119|| align=right|4,64|| align=right|5,770||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85027)||2677 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,453|| align=right|0,103|| align=right|4,28|| align=right|3,841||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85028)||2729 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,557|| align=right|0,210|| align=right|4,27|| align=right|4,089||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85029)||2755 P-L|| align=right|14,9|| align=right|3,233|| align=right|0,135|| align=right|5,45|| align=right|5,814||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85030) Admetos||2804 P-L|| align=right|12,1|| align=right|5,351|| align=right|0,083|| align=right|22,58|| align=right|12,38||JUT||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85031)||2860 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,557|| align=right|0,117|| align=right|13,16|| align=right|4,088||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85032)||3054 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,774|| align=right|0,173|| align=right|8,41|| align=right|4,620||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85033)||3073 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,552|| align=right|0,150|| align=right|12,72|| align=right|4,076||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85034)||3542 P-L|| align=right|13,8|| align=right|3,048|| align=right|0,230|| align=right|13,30|| align=right|5,320||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85035)||4149 P-L|| align=right|16,8|| align=right|2,583|| align=right|0,212|| align=right|3,99|| align=right|4,150||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85036)||4203 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,536|| align=right|0,042|| align=right|17,65|| align=right|6,648||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85037)||4279 P-L|| align=right|16,6|| align=right|2,436|| align=right|0,140|| align=right|5,68|| align=right|3,802||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85038)||4313 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,562|| align=right|0,164|| align=right|10,42|| align=right|4,100||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85039)||4541 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,788|| align=right|0,227|| align=right|8,34|| align=right|4,656||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85040)||4617 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,315|| align=right|0,199|| align=right|6,06|| align=right|3,522||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85041)||4653 P-L|| align=right|13,6|| align=right|3,241|| align=right|0,050|| align=right|21,38|| align=right|5,834||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85042)||4779 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,776|| align=right|0,088|| align=right|3,14|| align=right|4,625||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85043)||4817 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,424|| align=right|0,098|| align=right|7,31|| align=right|3,773||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85044)||4829 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,734|| align=right|0,175|| align=right|8,87|| align=right|4,520||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85045)||5015 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,589|| align=right|0,175|| align=right|13,99|| align=right|4,165||MBA||22. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85046)||6126 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,310|| align=right|0,197|| align=right|6,07|| align=right|3,509||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85047)||6255 P-L|| align=right|16,0|| align=right|1,908|| align=right|0,069|| align=right|22,40|| align=right|2,635||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85048)||6265 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,415|| align=right|0,079|| align=right|6,47|| align=right|3,752||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85049)||6279 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,309|| align=right|0,102|| align=right|7,36|| align=right|3,509||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85050)||6572 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,311|| align=right|0,276|| align=right|7,51|| align=right|3,513||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85051)||6641 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,593|| align=right|0,190|| align=right|12,78|| align=right|4,174||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85052)||6778 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,766|| align=right|0,223|| align=right|10,36|| align=right|4,599||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85053)||6789 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,962|| align=right|0,167|| align=right|3,35|| align=right|5,097||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85054)||6841 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,306|| align=right|0,123|| align=right|3,97|| align=right|3,501||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85055)||6872 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,738|| align=right|0,095|| align=right|1,64|| align=right|4,531||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85056)||9093 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,435|| align=right|0,200|| align=right|2,13|| align=right|3,798||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85057)||9608 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,964|| align=right|0,040|| align=right|6,13|| align=right|5,102||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85058)||1112 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,791|| align=right|0,260|| align=right|6,22|| align=right|4,661||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85059)||1211 T-1|| align=right|16,1|| align=right|2,387|| align=right|0,161|| align=right|1,72|| align=right|3,687||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85060)||2080 T-1|| align=right|16,1|| align=right|2,577|| align=right|0,198|| align=right|11,02|| align=right|4,136||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85061)||2137 T-1|| align=right|14,9|| align=right|3,140|| align=right|0,155|| align=right|3,33|| align=right|5,564||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85062)||2272 T-1|| align=right|16,4|| align=right|2,396|| align=right|0,184|| align=right|3,10|| align=right|3,708||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85063)||3148 T-1|| align=right|14,3|| align=right|3,163|| align=right|0,356|| align=right|23,64|| align=right|5,623||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85064)||3338 T-1|| align=right|16,2|| align=right|2,389|| align=right|0,173|| align=right|2,76|| align=right|3,693||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85065)||4053 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,811|| align=right|0,108|| align=right|2,30|| align=right|4,711||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85066)||4255 T-1|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,158|| align=right|3,23|| align=right|3,708||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85067)||4333 T-1|| align=right|15,2|| align=right|3,121|| align=right|0,127|| align=right|2,65|| align=right|5,512||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85068)||1021 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,362|| align=right|0,162|| align=right|2,59|| align=right|3,629||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85069)||1056 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,804|| align=right|0,116|| align=right|3,81|| align=right|4,696||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85070)||1120 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,582|| align=right|0,260|| align=right|4,92|| align=right|4,149||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85071)||1189 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,378|| align=right|0,169|| align=right|5,20|| align=right|3,666||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85072)||1245 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,577|| align=right|0,103|| align=right|6,37|| align=right|4,137||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85073)||1263 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,201|| align=right|0,178|| align=right|2,96|| align=right|3,264||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85074)||1288 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,785|| align=right|0,012|| align=right|1,73|| align=right|4,647||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85075)||1444 T-2|| align=right|14,2|| align=right|3,087|| align=right|0,098|| align=right|15,90|| align=right|5,424||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85076)||1451 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,567|| align=right|0,134|| align=right|15,37|| align=right|4,111||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85077)||1454 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,133|| align=right|6,87|| align=right|3,605||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85078)||1509 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,175|| align=right|0,135|| align=right|5,17|| align=right|3,208||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85079)||2047 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,574|| align=right|0,179|| align=right|4,53|| align=right|4,129||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85080)||2070 T-2|| align=right|14,0|| align=right|3,153|| align=right|0,087|| align=right|19,49|| align=right|5,598||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85081)||2153 T-2|| align=right|14,9|| align=right|3,154|| align=right|0,133|| align=right|4,57|| align=right|5,602||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85082)||2158 T-2|| align=right|17,4|| align=right|2,329|| align=right|0,160|| align=right|2,81|| align=right|3,553||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85083)||2305 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,324|| align=right|0,239|| align=right|1,78|| align=right|3,542||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85084)||2309 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,796|| align=right|0,156|| align=right|13,76|| align=right|4,675||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85085)||3014 T-2|| align=right|15,1|| align=right|3,144|| align=right|0,108|| align=right|17,53|| align=right|5,573||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85086)||3059 T-2|| align=right|13,9|| align=right|3,177|| align=right|0,139|| align=right|6,86|| align=right|5,661||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85087)||3090 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,375|| align=right|0,186|| align=right|1,84|| align=right|3,660||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85088)||3202 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,773|| align=right|0,077|| align=right|4,11|| align=right|4,617||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85089)||3304 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,946|| align=right|0,114|| align=right|3,00|| align=right|5,055||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85090)||4028 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,346|| align=right|0,122|| align=right|3,37|| align=right|3,592||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85091)||4112 T-2|| align=right|14,8|| align=right|3,159|| align=right|0,133|| align=right|5,72|| align=right|5,614||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85092)||4253 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,356|| align=right|0,226|| align=right|6,02|| align=right|3,616||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85093)||5071 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,369|| align=right|0,135|| align=right|6,40|| align=right|3,646||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85094)||5119 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,331|| align=right|0,133|| align=right|6,69|| align=right|3,559||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85095)||5192 T-2|| align=right|16,7|| align=right|1,926|| align=right|0,082|| align=right|18,98|| align=right|2,673||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85096)||1044 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,354|| align=right|0,121|| align=right|7,07|| align=right|3,610||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85097)||1082 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,619|| align=right|0,187|| align=right|6,49|| align=right|4,237||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85098)||1208 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,876|| align=right|0,043|| align=right|11,75|| align=right|4,876||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85099)||1213 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,330|| align=right|0,094|| align=right|5,77|| align=right|3,557||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85100)||2189 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,584|| align=right|0,200|| align=right|3,08|| align=right|4,154||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85101)||2192 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,358|| align=right|0,230|| align=right|1,19|| align=right|3,621||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85102)||2211 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,554|| align=right|0,093|| align=right|3,43|| align=right|4,082||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85103)||2412 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,727|| align=right|0,190|| align=right|8,38|| align=right|4,504||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85104)||2415 T-3|| align=right|16,0|| align=right|2,575|| align=right|0,070|| align=right|6,85|| align=right|4,132||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85105)||2433 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,530|| align=right|0,191|| align=right|12,16|| align=right|4,024||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85106)||3038 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,553|| align=right|0,239|| align=right|4,96|| align=right|4,079||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85107)||3144 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,543|| align=right|0,116|| align=right|3,93|| align=right|4,056||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85108)||3475 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,850|| align=right|0,034|| align=right|7,39|| align=right|4,811||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85109)||3892 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,862|| align=right|0,091|| align=right|15,07|| align=right|4,841||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85110)||4043 T-3|| align=right|16,6|| align=right|2,333|| align=right|0,076|| align=right|4,99|| align=right|3,563||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85111)||4051 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,542|| align=right|0,052|| align=right|12,83|| align=right|4,053||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85112)||4060 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,895|| align=right|0,044|| align=right|3,29|| align=right|4,926||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85113)||4116 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,333|| align=right|0,272|| align=right|12,66|| align=right|3,562||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85114)||4285 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,836|| align=right|0,164|| align=right|16,41|| align=right|4,776||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85115)||4329 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,806|| align=right|0,178|| align=right|5,40|| align=right|4,701||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85116)||4342 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,550|| align=right|0,082|| align=right|4,87|| align=right|4,071||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85117)||5135 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,596|| align=right|0,117|| align=right|7,52|| align=right|4,181||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85118)||1971 UU|| align=right|15,5|| align=right|2,608|| align=right|0,388|| align=right|2,20|| align=right|4,211||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(85119)||1972 RD|| align=right|16,1|| align=right|1,922|| align=right|0,144|| align=right|19,82|| align=right|2,664||MBA||15. září 1972||Palomar||T. Gehrels
|-
|(85120)||1975 SP1|| align=right|15,8|| align=right|2,584|| align=right|0,201|| align=right|9,27|| align=right|4,152||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(85121) Loehde||1976 KF3|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,077|| align=right|6,04|| align=right|3,495||MBA||27. května 1976||Siding Spring||A. Lowe
|-
|(85122)||1978 UZ5|| align=right|14,2|| align=right|3,126|| align=right|0,112|| align=right|16,07|| align=right|5,526||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(85123)||1978 VC8|| align=right|16,4|| align=right|2,222|| align=right|0,119|| align=right|6,29|| align=right|3,312||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(85124)||1978 VF8|| align=right|16,4|| align=right|2,259|| align=right|0,156|| align=right|7,68|| align=right|3,395||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(85125)||1978 VU8|| align=right|15,7|| align=right|2,529|| align=right|0,204|| align=right|2,46|| align=right|4,021||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(85126)||1978 VO10|| align=right|16,0|| align=right|2,599|| align=right|0,172|| align=right|8,70|| align=right|4,189||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(85127)||1978 VJ11|| align=right|14,8|| align=right|2,775|| align=right|0,097|| align=right|6,49|| align=right|4,621||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(85128)||1979 HA|| align=right|13,3|| align=right|2,427|| align=right|0,185|| align=right|24,75|| align=right|3,780||MBA||21. dubna 1979||Palomar||D. Zelinsky
|-
|(85129)||1979 MC5|| align=right|16,4|| align=right|2,327|| align=right|0,249|| align=right|4,55|| align=right|3,550||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(85130)||1979 MH5|| align=right|16,0|| align=right|2,688|| align=right|0,086|| align=right|2,60|| align=right|4,405||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(85131)||1979 MT6|| align=right|15,1|| align=right|2,622|| align=right|0,064|| align=right|10,71|| align=right|4,245||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(85132)||1979 MR7|| align=right|16,5|| align=right|2,371|| align=right|0,141|| align=right|7,83|| align=right|3,650||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(85133)||1979 MX7|| align=right|15,4|| align=right|2,578|| align=right|0,182|| align=right|7,56|| align=right|4,139||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(85134)||1979 MH8|| align=right|16,8|| align=right|2,334|| align=right|0,207|| align=right|2,12|| align=right|3,566||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(85135)||1979 QN1|| align=right|16,1|| align=right|2,367|| align=right|0,210|| align=right|6,49|| align=right|3,641||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(85136)||1979 QX2|| align=right|15,7|| align=right|2,362|| align=right|0,197|| align=right|2,90|| align=right|3,629||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(85137)||1981 DS3|| align=right|15,0|| align=right|3,024|| align=right|0,076|| align=right|9,87|| align=right|5,258||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85138)||1981 ED7|| align=right|15,0|| align=right|3,170|| align=right|0,099|| align=right|13,70|| align=right|5,643||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85139)||1981 EN9|| align=right|16,4|| align=right|2,409|| align=right|0,200|| align=right|7,13|| align=right|3,738||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85140)||1981 ES19|| align=right|16,6|| align=right|2,271|| align=right|0,036|| align=right|5,14|| align=right|3,422||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85141)||1981 EM28|| align=right|14,6|| align=right|3,120|| align=right|0,243|| align=right|24,95|| align=right|5,509||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85142)||1981 EO29|| align=right|14,8|| align=right|3,989|| align=right|0,195|| align=right|4,99|| align=right|7,965||HLD||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85143)||1981 EE30|| align=right|15,3|| align=right|2,387|| align=right|0,200|| align=right|7,65|| align=right|3,688||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85144)||1981 EU30|| align=right|15,0|| align=right|2,347|| align=right|0,134|| align=right|6,54|| align=right|3,594||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85145)||1981 ED33|| align=right|15,2|| align=right|2,360|| align=right|0,132|| align=right|6,27|| align=right|3,624||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85146)||1981 EF33|| align=right|16,6|| align=right|2,426|| align=right|0,177|| align=right|6,79|| align=right|3,777||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85147)||1981 EV38|| align=right|14,7|| align=right|3,218|| align=right|0,113|| align=right|4,03|| align=right|5,771||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85148)||1981 EH39|| align=right|16,7|| align=right|2,429|| align=right|0,129|| align=right|2,93|| align=right|3,785||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85149)||1981 EU43|| align=right|14,8|| align=right|2,637|| align=right|0,180|| align=right|15,40|| align=right|4,281||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85150)||1981 EO46|| align=right|15,4|| align=right|3,219|| align=right|0,141|| align=right|1,87|| align=right|5,773||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85151)||1983 QT|| align=right|15,4|| align=right|2,585|| align=right|0,183|| align=right|3,96|| align=right|4,156||MBA||30. srpna 1983||Palomar||J. Gibson
|-
|(85152)||1985 QL3|| align=right|15,6|| align=right|2,438|| align=right|0,183|| align=right|10,65|| align=right|3,806||MBA||16. srpna 1985||Palomar||E. F. Helin
|-
|(85153)||1985 TA|| align=right|15,2|| align=right|2,454|| align=right|0,301|| align=right|12,02|| align=right|3,844||MBA||12. října 1985||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85154)||1986 TS4|| align=right|14,6|| align=right|2,370|| align=right|0,297|| align=right|10,80|| align=right|3,648||MBA||11. října 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(85155)||1986 VH7|| align=right|15,6|| align=right|2,346|| align=right|0,214|| align=right|2,44|| align=right|3,592||MBA||7. listopadu 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(85156)||1987 RN1|| align=right|15,0|| align=right|2,746|| align=right|0,241|| align=right|2,50|| align=right|4,548||MBA||13. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(85157)||1987 SP5|| align=right|16,0|| align=right|2,265|| align=right|0,227|| align=right|6,21|| align=right|3,408||MBA||30. září 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(85158)||1987 UT1|| align=right|15,8|| align=right|2,300|| align=right|0,317|| align=right|6,03|| align=right|3,488||MBA||17. října 1987||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(85159)||1988 DL|| align=right|13,9|| align=right|2,799|| align=right|0,124|| align=right|8,25|| align=right|4,682||MBA||22. února 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(85160)||1988 RW12|| align=right|15,1|| align=right|2,558|| align=right|0,218|| align=right|3,16|| align=right|4,090||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(85161)||1988 SA2|| align=right|16,3|| align=right|2,214|| align=right|0,211|| align=right|6,40|| align=right|3,294||MBA||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(85162)||1988 SL2|| align=right|14,1|| align=right|3,948|| align=right|0,184|| align=right|3,17|| align=right|7,845||HLD||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(85163)||1988 SQ2|| align=right|13,4|| align=right|3,930|| align=right|0,212|| align=right|8,30|| align=right|7,790||HLD||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(85164)||1988 TG2|| align=right|13,9|| align=right|2,743|| align=right|0,193|| align=right|12,37|| align=right|4,543||MBA||3. října 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(85165)||1988 TV2|| align=right|15,2|| align=right|2,558|| align=right|0,361|| align=right|4,31|| align=right|4,092||MBA||7. října 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(85166)||1989 OC|| align=right|15,3|| align=right|2,396|| align=right|0,297|| align=right|8,00|| align=right|3,709||MBA||21. července 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(85167)||1989 RS2|| align=right|15,0|| align=right|2,427|| align=right|0,232|| align=right|8,88|| align=right|3,781||MBA||7. září 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(85168) Albertacentenary||1989 RC6|| align=right|14,6|| align=right|3,185|| align=right|0,254|| align=right|20,60|| align=right|5,683||MBA||2. září 1989||Palomar||A. Lowe
|-
|(85169)||1989 SN2|| align=right|14,7|| align=right|3,161|| align=right|0,238|| align=right|14,57|| align=right|5,620||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85170)||1989 TZ3|| align=right|16,1|| align=right|2,434|| align=right|0,177|| align=right|2,33|| align=right|3,797||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85171)||1989 TZ6|| align=right|14,8|| align=right|2,640|| align=right|0,174|| align=right|15,15|| align=right|4,289||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85172)||1990 QU6|| align=right|16,5|| align=right|2,362|| align=right|0,224|| align=right|3,10|| align=right|3,629||MBA||20. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85173)||1990 QV6|| align=right|15,9|| align=right|2,664|| align=right|0,303|| align=right|7,05|| align=right|4,347||MBA||20. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85174)||1990 QN8|| align=right|16,6|| align=right|2,309|| align=right|0,226|| align=right|2,28|| align=right|3,507||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85175)||1990 RS|| align=right|14,9|| align=right|2,300|| align=right|0,156|| align=right|8,65|| align=right|3,487||MBA||13. září 1990||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(85176)||1990 RP2|| align=right|16,2|| align=right|2,290|| align=right|0,189|| align=right|2,80|| align=right|3,464||MBA||15. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(85177)||1990 SE3|| align=right|14,5|| align=right|2,793|| align=right|0,242|| align=right|9,44|| align=right|4,668||MBA||18. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(85178)||1990 TQ|| align=right|15,3|| align=right|2,300|| align=right|0,269|| align=right|6,90|| align=right|3,489||MBA||10. října 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(85179) Meistereckhart||1990 TS11|| align=right|16,6|| align=right|2,372|| align=right|0,181|| align=right|1,78|| align=right|3,653||MBA||11. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(85180)||1990 UW5|| align=right|15,3|| align=right|2,339|| align=right|0,251|| align=right|12,35|| align=right|3,576||MBA||26. října 1990||Oohira||T. Urata
|-
|(85181)||1990 VF6|| align=right|14,8|| align=right|2,347|| align=right|0,134|| align=right|8,76|| align=right|3,596||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85182)||1991 AQ|| align=right|17,1|| align=right|2,215|| align=right|0,781|| align=right|3,20|| align=right|3,295||APL PHA||14. ledna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(85183)||1991 BE1|| align=right|14,6|| align=right|2,356|| align=right|0,280|| align=right|22,31|| align=right|3,616||MBA||18. ledna 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(85184)||1991 JG1|| align=right|18,5|| align=right|1,375|| align=right|0,185|| align=right|33,88|| align=right|1,611||AMR||9. května 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(85185)||1991 LM3|| align=right|16,6|| align=right|2,177|| align=right|0,285|| align=right|5,05|| align=right|3,211||MBA||6. června 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85186)||1991 PR2|| align=right|13,7|| align=right|2,589|| align=right|0,098|| align=right|13,45|| align=right|4,164||MBA||2. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85187)||1991 PC12|| align=right|14,9|| align=right|2,683|| align=right|0,367|| align=right|11,82|| align=right|4,394||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(85188)||1991 PK12|| align=right|14,1|| align=right|2,786|| align=right|0,179|| align=right|8,01|| align=right|4,649||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(85189)||1991 RL2|| align=right|14,5|| align=right|2,643|| align=right|0,300|| align=right|12,66|| align=right|4,297||MBA||4. září 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(85190)||1991 RR3|| align=right|14,8|| align=right|2,643|| align=right|0,159|| align=right|11,98|| align=right|4,295||MBA||12. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(85191)||1991 RP4|| align=right|14,8|| align=right|2,755|| align=right|0,263|| align=right|8,23|| align=right|4,573||MBA||7. září 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(85192)||1991 RS11|| align=right|15,3|| align=right|2,682|| align=right|0,327|| align=right|11,05|| align=right|4,393||MBA||4. září 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85193)||1991 RD19|| align=right|15,9|| align=right|2,211|| align=right|0,240|| align=right|2,85|| align=right|3,286||MBA||14. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(85194)||1991 TL2|| align=right|14,5|| align=right|2,733|| align=right|0,332|| align=right|14,76|| align=right|4,518||MBA||5. října 1991||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(85195) von Helfta||1991 TW2|| align=right|15,6|| align=right|2,301|| align=right|0,268|| align=right|2,43|| align=right|3,489||MBA||7. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(85196)||1991 TG3|| align=right|14,3|| align=right|2,664|| align=right|0,247|| align=right|12,25|| align=right|4,347||MBA||4. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(85197) Ginkgo||1991 TG5|| align=right|16,5|| align=right|2,193|| align=right|0,155|| align=right|2,60|| align=right|3,247||MBA||5. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(85198)||1991 TC6|| align=right|14,4|| align=right|3,036|| align=right|0,100|| align=right|8,83|| align=right|5,288||MBA||2. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(85199) Habsburg||1991 TE7|| align=right|16,1|| align=right|2,206|| align=right|0,114|| align=right|5,41|| align=right|3,276||MBA||3. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(85200) Johnhault||1991 TG15|| align=right|15,9|| align=right|2,566|| align=right|0,175|| align=right|5,28|| align=right|4,110||MBA||6. října 1991||Palomar||A. Lowe
|-
|(85201)||1991 VU8|| align=right|16,9|| align=right|2,459|| align=right|0,132|| align=right|2,50|| align=right|3,855||MBA||4. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85202)||1992 DR11|| align=right|14,8|| align=right|3,004|| align=right|0,047|| align=right|10,74|| align=right|5,204||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(85203)||1992 EE5|| align=right|15,6|| align=right|2,331|| align=right|0,065|| align=right|6,74|| align=right|3,557||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(85204)||1992 EX5|| align=right|14,6|| align=right|2,976|| align=right|0,050|| align=right|11,10|| align=right|5,132||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(85205)||1992 EM6|| align=right|16,3|| align=right|2,380|| align=right|0,156|| align=right|3,66|| align=right|3,672||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(85206)||1992 EQ7|| align=right|15,5|| align=right|3,173|| align=right|0,105|| align=right|6,83|| align=right|5,651||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(85207)||1992 EB19|| align=right|16,0|| align=right|2,268|| align=right|0,216|| align=right|4,20|| align=right|3,415||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(85208)||1992 EG20|| align=right|14,6|| align=right|3,172|| align=right|0,090|| align=right|6,60|| align=right|5,647||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(85209)||1992 GM3|| align=right|15,5|| align=right|2,443|| align=right|0,134|| align=right|4,73|| align=right|3,819||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85210)||1992 HM1|| align=right|16,0|| align=right|2,412|| align=right|0,115|| align=right|4,75|| align=right|3,745||MBA||26. dubna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85211)||1992 PL|| align=right|14,8|| align=right|2,613|| align=right|0,107|| align=right|6,02|| align=right|4,223||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(85212)||1992 RF|| align=right|14,5|| align=right|2,715|| align=right|0,197|| align=right|28,35|| align=right|4,474||MBA||4. září 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(85213)||1992 RN7|| align=right|14,9|| align=right|3,079|| align=right|0,161|| align=right|6,38|| align=right|5,402||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85214)||1992 SZ1|| align=right|15,7|| align=right|2,170|| align=right|0,160|| align=right|3,42|| align=right|3,195||MBA||21. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(85215) Hohenzollern||1992 SD14|| align=right|15,4|| align=right|2,640|| align=right|0,186|| align=right|4,49|| align=right|4,288||MBA||26. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(85216)||1992 SL17|| align=right|17,0|| align=right|2,144|| align=right|0,145|| align=right|1,18|| align=right|3,139||MBA||24. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(85217) Bilzingsleben||1992 US8|| align=right|15,6|| align=right|2,199|| align=right|0,207|| align=right|2,27|| align=right|3,259||MBA||31. října 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(85218)||1993 FW5|| align=right|14,6|| align=right|3,048|| align=right|0,195|| align=right|13,98|| align=right|5,319||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85219)||1993 FM9|| align=right|16,2|| align=right|2,344|| align=right|0,042|| align=right|6,98|| align=right|3,589||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85220)||1993 FY11|| align=right|16,1|| align=right|2,347|| align=right|0,206|| align=right|5,30|| align=right|3,595||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85221)||1993 FX13|| align=right|15,8|| align=right|2,244|| align=right|0,150|| align=right|5,22|| align=right|3,362||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85222)||1993 FO14|| align=right|17,1|| align=right|2,335|| align=right|0,165|| align=right|4,41|| align=right|3,567||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85223)||1993 FU22|| align=right|16,3|| align=right|2,342|| align=right|0,181|| align=right|1,56|| align=right|3,585||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85224)||1993 FT28|| align=right|16,6|| align=right|2,358|| align=right|0,152|| align=right|4,88|| align=right|3,621||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85225)||1993 FP31|| align=right|15,8|| align=right|2,333|| align=right|0,170|| align=right|5,94|| align=right|3,562||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85226)||1993 FQ37|| align=right|15,2|| align=right|2,936|| align=right|0,203|| align=right|1,59|| align=right|5,029||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85227)||1993 FT40|| align=right|15,3|| align=right|3,082|| align=right|0,088|| align=right|4,13|| align=right|5,411||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85228)||1993 FU45|| align=right|15,6|| align=right|2,933|| align=right|0,191|| align=right|2,54|| align=right|5,022||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85229)||1993 FU46|| align=right|16,0|| align=right|2,881|| align=right|0,076|| align=right|1,89|| align=right|4,889||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85230)||1993 FM52|| align=right|15,3|| align=right|3,006|| align=right|0,135|| align=right|3,68|| align=right|5,212||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85231)||1993 FR52|| align=right|16,8|| align=right|2,344|| align=right|0,211|| align=right|4,10|| align=right|3,588||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85232)||1993 FT52|| align=right|16,5|| align=right|2,371|| align=right|0,167|| align=right|3,10|| align=right|3,651||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85233)||1993 FA53|| align=right|16,5|| align=right|2,353|| align=right|0,148|| align=right|5,05|| align=right|3,609||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85234)||1993 HY2|| align=right|16,7|| align=right|2,283|| align=right|0,106|| align=right|4,75|| align=right|3,449||MBA||19. dubna 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85235)||1993 JA|| align=right|17,1|| align=right|1,963|| align=right|0,184|| align=right|30,11|| align=right|2,749||MBA||13. května 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85236)||1993 KH|| align=right|18,9|| align=right|1,234|| align=right|0,312|| align=right|12,81|| align=right|1,371||APL PHA||24. května 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(85237)||1993 NE2|| align=right|15,9|| align=right|2,419|| align=right|0,181|| align=right|5,16|| align=right|3,762||MBA||12. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85238)||1993 OU1|| align=right|15,0|| align=right|3,159|| align=right|0,226|| align=right|5,40|| align=right|5,614||MBA||25. července 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85239)||1993 OB7|| align=right|15,7|| align=right|3,099|| align=right|0,204|| align=right|1,51|| align=right|5,454||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85240)||1993 OT11|| align=right|14,9|| align=right|3,070|| align=right|0,190|| align=right|5,95|| align=right|5,378||MBA||19. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85241)||1993 PC3|| align=right|15,7|| align=right|2,383|| align=right|0,236|| align=right|3,86|| align=right|3,678||MBA||14. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(85242)||1993 QP4|| align=right|16,2|| align=right|2,404|| align=right|0,232|| align=right|2,95|| align=right|3,727||MBA||18. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(85243)||1993 QG8|| align=right|15,2|| align=right|3,179|| align=right|0,247|| align=right|9,31|| align=right|5,667||MBA||20. srpna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85244)||1993 QB9|| align=right|15,7|| align=right|2,414|| align=right|0,071|| align=right|6,58|| align=right|3,751||MBA||20. srpna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85245)||1993 RM2|| align=right|14,7|| align=right|2,390|| align=right|0,275|| align=right|23,86|| align=right|3,694||MBA||14. září 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(85246)||1993 RL4|| align=right|15,6|| align=right|2,422|| align=right|0,128|| align=right|2,05|| align=right|3,769||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85247)||1993 RE5|| align=right|15,6|| align=right|2,366|| align=right|0,206|| align=right|2,48|| align=right|3,638||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85248)||1993 RR6|| align=right|15,7|| align=right|2,683|| align=right|0,228|| align=right|1,14|| align=right|4,394||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85249)||1993 RT11|| align=right|16,2|| align=right|2,384|| align=right|0,214|| align=right|2,28|| align=right|3,679||MBA||14. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(85250)||1993 RQ16|| align=right|15,4|| align=right|3,188|| align=right|0,240|| align=right|11,03|| align=right|5,691||MBA||15. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(85251)||1993 RJ18|| align=right|15,2|| align=right|2,701|| align=right|0,213|| align=right|10,22|| align=right|4,438||MBA||15. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(85252)||1993 SX12|| align=right|16,9|| align=right|2,201|| align=right|0,172|| align=right|4,92|| align=right|3,265||MBA||16. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(85253)||1993 TD5|| align=right|16,4|| align=right|2,439|| align=right|0,182|| align=right|3,47|| align=right|3,808||MBA||8. října 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85254)||1993 TG12|| align=right|14,6|| align=right|2,425|| align=right|0,279|| align=right|10,03|| align=right|3,775||MBA||14. října 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(85255)||1993 TZ13|| align=right|14,6|| align=right|3,094|| align=right|0,213|| align=right|10,46|| align=right|5,440||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85256)||1993 TC14|| align=right|15,9|| align=right|3,167|| align=right|0,205|| align=right|0,28|| align=right|5,634||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85257)||1993 TT14|| align=right|15,4|| align=right|2,646|| align=right|0,112|| align=right|3,06|| align=right|4,303||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85258)||1993 TE16|| align=right|16,1|| align=right|2,241|| align=right|0,149|| align=right|2,12|| align=right|3,354||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85259)||1993 TO19|| align=right|15,2|| align=right|3,145|| align=right|0,307|| align=right|4,06|| align=right|5,577||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85260)||1993 TC23|| align=right|14,7|| align=right|3,211|| align=right|0,126|| align=right|5,55|| align=right|5,752||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85261)||1993 TO23|| align=right|16,2|| align=right|2,226|| align=right|0,130|| align=right|3,86|| align=right|3,321||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85262)||1993 TE32|| align=right|15,5|| align=right|2,424|| align=right|0,213|| align=right|3,38|| align=right|3,774||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85263)||1993 TU37|| align=right|16,2|| align=right|2,422|| align=right|0,215|| align=right|5,49|| align=right|3,769||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85264)||1993 TN46|| align=right|16,9|| align=right|2,447|| align=right|0,180|| align=right|3,14|| align=right|3,828||MBA||11. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85265)||1993 VR|| align=right|15,0|| align=right|2,601|| align=right|0,152|| align=right|12,60|| align=right|4,195||MBA||14. listopadu 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85266)||1993 YK1|| align=right|16,4|| align=right|2,769|| align=right|0,018|| align=right|0,92|| align=right|4,607||MBA||16. prosince 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85267)||1994 AD2|| align=right|14,6|| align=right|2,562|| align=right|0,061|| align=right|21,89|| align=right|4,100||MBA||12. ledna 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(85268)||1994 AK5|| align=right|15,2|| align=right|3,118|| align=right|0,151|| align=right|2,66|| align=right|5,506||MBA||5. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85269)||1994 AV5|| align=right|14,9|| align=right|2,565|| align=right|0,158|| align=right|6,46|| align=right|4,106||MBA||6. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85270)||1994 AY5|| align=right|16,6|| align=right|2,520|| align=right|0,128|| align=right|11,61|| align=right|4,000||MBA||6. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85271)||1994 AH14|| align=right|16,4|| align=right|2,581|| align=right|0,056|| align=right|4,57|| align=right|4,145||MBA||13. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85272)||1994 BE2|| align=right|16,1|| align=right|2,725|| align=right|0,038|| align=right|0,81|| align=right|4,497||MBA||18. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85273)||1994 CW13|| align=right|15,2|| align=right|2,265|| align=right|0,246|| align=right|23,54|| align=right|3,409||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85274)||1994 GH|| align=right|17,3|| align=right|2,150|| align=right|0,248|| align=right|5,80|| align=right|3,151||MBA||3. dubna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85275)||1994 LY|| align=right|15,8|| align=right|1,890|| align=right|0,442|| align=right|17,74|| align=right|2,597||AMR||11. června 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(85276)||1994 PY4|| align=right|15,3|| align=right|3,096|| align=right|0,135|| align=right|6,34|| align=right|5,447||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85277)||1994 PH5|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,071|| align=right|5,80|| align=right|3,549||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85278)||1994 PU8|| align=right|15,3|| align=right|2,201|| align=right|0,149|| align=right|7,61|| align=right|3,264||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85279)||1994 PM10|| align=right|16,1|| align=right|2,378|| align=right|0,112|| align=right|3,02|| align=right|3,666||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85280)||1994 PU14|| align=right|14,9|| align=right|3,086|| align=right|0,204|| align=right|2,49|| align=right|5,419||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85281)||1994 PZ16|| align=right|16,1|| align=right|2,284|| align=right|0,195|| align=right|6,22|| align=right|3,451||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85282)||1994 PE19|| align=right|14,5|| align=right|3,107|| align=right|0,166|| align=right|4,84|| align=right|5,476||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85283)||1994 PO21|| align=right|15,2|| align=right|3,184|| align=right|0,168|| align=right|2,21|| align=right|5,682||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85284)||1994 PT21|| align=right|16,4|| align=right|2,240|| align=right|0,170|| align=right|1,17|| align=right|3,352||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85285)||1994 PE23|| align=right|16,8|| align=right|2,258|| align=right|0,169|| align=right|0,13|| align=right|3,392||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85286)||1994 PA27|| align=right|16,6|| align=right|2,235|| align=right|0,231|| align=right|6,29|| align=right|3,341||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85287)||1994 PM29|| align=right|14,4|| align=right|3,097|| align=right|0,182|| align=right|3,99|| align=right|5,449||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85288)||1994 PC30|| align=right|16,0|| align=right|2,426|| align=right|0,177|| align=right|5,07|| align=right|3,777||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85289)||1994 PJ32|| align=right|14,6|| align=right|3,139|| align=right|0,076|| align=right|9,48|| align=right|5,562||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85290)||1994 PZ32|| align=right|15,8|| align=right|2,711|| align=right|0,197|| align=right|7,91|| align=right|4,462||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85291)||1994 PF33|| align=right|15,9|| align=right|2,243|| align=right|0,250|| align=right|2,75|| align=right|3,358||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85292)||1994 RA18|| align=right|15,3|| align=right|2,218|| align=right|0,111|| align=right|4,41|| align=right|3,304||MBA||3. září 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85293)||1994 RC25|| align=right|15,1|| align=right|3,120|| align=right|0,134|| align=right|14,55|| align=right|5,511||MBA||12. září 1994||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85294)||1994 SO9|| align=right|16,5|| align=right|2,408|| align=right|0,132|| align=right|2,94|| align=right|3,736||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85295)||1994 TY|| align=right|14,5|| align=right|2,578|| align=right|0,287|| align=right|13,41|| align=right|4,138||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(85296)||1994 TT7|| align=right|16,9|| align=right|2,253|| align=right|0,130|| align=right|1,07|| align=right|3,380||MBA||6. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85297)||1994 TJ8|| align=right|17,2|| align=right|2,225|| align=right|0,192|| align=right|1,70|| align=right|3,319||MBA||6. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85298)||1994 TF10|| align=right|16,2|| align=right|2,344|| align=right|0,189|| align=right|5,25|| align=right|3,588||MBA||8. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85299) Neander||1994 TM16|| align=right|16,3|| align=right|2,428|| align=right|0,201|| align=right|2,04|| align=right|3,782||MBA||5. října 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(85300)||1994 UW2|| align=right|14,6|| align=right|2,393|| align=right|0,250|| align=right|24,11|| align=right|3,702||MBA||30. října 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(85301)||1994 UM5|| align=right|14,9|| align=right|2,446|| align=right|0,203|| align=right|6,87|| align=right|3,826||MBA||28. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85302)||1994 VM|| align=right|15,5|| align=right|2,302|| align=right|0,180|| align=right|4,92|| align=right|3,492||MBA||1. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85303)||1994 VN1|| align=right|16,0|| align=right|2,297|| align=right|0,242|| align=right|2,60|| align=right|3,481||MBA||4. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85304)||1994 VS1|| align=right|14,3|| align=right|3,078|| align=right|0,176|| align=right|5,03|| align=right|5,400||MBA||3. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85305)||1994 VX4|| align=right|15,7|| align=right|2,328|| align=right|0,208|| align=right|4,04|| align=right|3,552||MBA||5. listopadu 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85306)||1994 VL8|| align=right|15,2|| align=right|1,944|| align=right|0,093|| align=right|23,89|| align=right|2,710||MBA||7. listopadu 1994||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(85307)||1994 WN|| align=right|15,3|| align=right|2,321|| align=right|0,214|| align=right|4,66|| align=right|3,536||MBA||25. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85308)||1994 WG4|| align=right|16,3|| align=right|2,287|| align=right|0,183|| align=right|5,20|| align=right|3,457||MBA||30. listopadu 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(85309)||1994 WO4|| align=right|15,1|| align=right|3,100|| align=right|0,136|| align=right|6,77|| align=right|5,458||MBA||26. listopadu 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85310)||1994 WH5|| align=right|17,4|| align=right|2,669|| align=right|0,194|| align=right|1,36|| align=right|4,361||MBA||28. listopadu 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85311)||1994 WK8|| align=right|15,5|| align=right|2,762|| align=right|0,098|| align=right|8,19|| align=right|4,589||MBA||28. listopadu 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85312)||1994 YB1|| align=right|13,9|| align=right|3,134|| align=right|0,298|| align=right|10,77|| align=right|5,546||MBA||28. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85313)||1994 YU1|| align=right|14,6|| align=right|2,344|| align=right|0,140|| align=right|3,91|| align=right|3,588||MBA||31. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85314)||1995 AY1|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,058|| align=right|5,37|| align=right|4,289||MBA||7. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85315)||1995 BE|| align=right|15,4|| align=right|2,591|| align=right|0,202|| align=right|5,56|| align=right|4,169||MBA||20. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85316)||1995 BA4|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,179|| align=right|4,01|| align=right|4,101||MBA||28. ledna 1995||Kitt Peak||S. M. Larson; C. W. Hergenrother
|-
|(85317) Lehár||1995 BB16|| align=right|15,6|| align=right|2,602|| align=right|0,268|| align=right|6,62|| align=right|4,197||MBA||30. ledna 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(85318)||1995 DX4|| align=right|15,5|| align=right|2,624|| align=right|0,022|| align=right|10,97|| align=right|4,250||MBA||21. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85319)||1995 EJ4|| align=right|15,5|| align=right|2,918|| align=right|0,123|| align=right|6,36|| align=right|4,985||MBA||2. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85320) Bertram||1995 EP8|| align=right|15,2|| align=right|2,650|| align=right|0,200|| align=right|5,05|| align=right|4,313||MBA||4. března 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(85321)||1995 FK7|| align=right|15,1|| align=right|2,584|| align=right|0,080|| align=right|5,91|| align=right|4,154||MBA||25. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85322)||1995 GS5|| align=right|15,1|| align=right|2,637|| align=right|0,157|| align=right|3,17|| align=right|4,281||MBA||6. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85323)||1995 GF8|| align=right|14,8|| align=right|3,128|| align=right|0,098|| align=right|5,04|| align=right|5,532||MBA||8. dubna 1995||Kitt Peak||T. J. Balonek
|-
|(85324)||1995 HX2|| align=right|14,5|| align=right|3,065|| align=right|0,115|| align=right|13,28|| align=right|5,366||MBA||25. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85325)||1995 MO1|| align=right|15,0|| align=right|3,096|| align=right|0,113|| align=right|7,21|| align=right|5,446||MBA||22. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85326)||1995 OR6|| align=right|14,2|| align=right|3,075|| align=right|0,090|| align=right|15,07|| align=right|5,391||MBA||24. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85327)||1995 OR15|| align=right|15,4|| align=right|3,111|| align=right|0,055|| align=right|14,67|| align=right|5,487||MBA||26. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85328)||1995 PA|| align=right|16,0|| align=right|2,339|| align=right|0,205|| align=right|3,51|| align=right|3,576||MBA||1. srpna 1995||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(85329)||1995 PQ|| align=right|14,6|| align=right|2,745|| align=right|0,373|| align=right|14,94|| align=right|4,548||MBA||2. srpna 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(85330)||1995 QO|| align=right|15,9|| align=right|2,773|| align=right|0,299|| align=right|8,48|| align=right|4,617||MBA||23. srpna 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(85331)||1995 QA13|| align=right|15,0|| align=right|3,188|| align=right|0,041|| align=right|6,03|| align=right|5,692||MBA||22. srpna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85332)||1995 SH4|| align=right|15,3|| align=right|2,748|| align=right|0,364|| align=right|21,76|| align=right|4,556||MBA||29. září 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(85333)||1995 SN13|| align=right|15,2|| align=right|2,913|| align=right|0,154|| align=right|2,34|| align=right|4,971||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85334)||1995 SY13|| align=right|17,7|| align=right|2,312|| align=right|0,082|| align=right|3,11|| align=right|3,514||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85335)||1995 SB15|| align=right|15,1|| align=right|2,761|| align=right|0,085|| align=right|4,95|| align=right|4,588||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85336)||1995 SJ27|| align=right|16,5|| align=right|3,192|| align=right|0,111|| align=right|0,29|| align=right|5,702||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85337)||1995 SW34|| align=right|16,5|| align=right|2,543|| align=right|0,185|| align=right|1,35|| align=right|4,054||MBA||22. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85338)||1995 SX37|| align=right|15,6|| align=right|2,585|| align=right|0,059|| align=right|0,36|| align=right|4,155||MBA||24. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85339)||1995 ST38|| align=right|16,2|| align=right|3,215|| align=right|0,066|| align=right|4,26|| align=right|5,763||MBA||24. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85340)||1995 SV42|| align=right|15,4|| align=right|3,175|| align=right|0,127|| align=right|2,42|| align=right|5,656||MBA||25. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85341)||1995 SL49|| align=right|15,0|| align=right|2,719|| align=right|0,113|| align=right|12,04|| align=right|4,483||MBA||22. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85342)||1995 SP52|| align=right|16,8|| align=right|2,311|| align=right|0,166|| align=right|3,02|| align=right|3,512||MBA||29. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85343)||1995 SX53|| align=right|14,8|| align=right|2,782|| align=right|0,254|| align=right|22,58|| align=right|4,640||MBA||30. září 1995||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(85344)||1995 SB64|| align=right|16,1|| align=right|2,797|| align=right|0,106|| align=right|3,42|| align=right|4,677||MBA||26. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85345)||1995 SH65|| align=right|15,0|| align=right|2,722|| align=right|0,220|| align=right|9,76|| align=right|4,490||MBA||25. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85346)||1995 SE71|| align=right|14,7|| align=right|3,093|| align=right|0,104|| align=right|10,95|| align=right|5,438||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85347)||1995 SU82|| align=right|15,9|| align=right|2,282|| align=right|0,052|| align=right|6,92|| align=right|3,446||MBA||23. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85348)||1995 SV82|| align=right|15,3|| align=right|2,705|| align=right|0,331|| align=right|9,52|| align=right|4,448||MBA||23. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85349)||1995 UP11|| align=right|15,1|| align=right|2,755|| align=right|0,157|| align=right|6,70|| align=right|4,572||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85350)||1995 UN13|| align=right|15,3|| align=right|2,867|| align=right|0,079|| align=right|1,98|| align=right|4,853||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85351)||1995 UC18|| align=right|15,8|| align=right|3,078|| align=right|0,068|| align=right|13,60|| align=right|5,398||MBA||18. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85352)||1995 UR43|| align=right|16,4|| align=right|2,377|| align=right|0,030|| align=right|7,18|| align=right|3,664||MBA||25. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85353)||1995 UE46|| align=right|16,1|| align=right|2,191|| align=right|0,148|| align=right|4,39|| align=right|3,243||MBA||20. října 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(85354)||1995 UA67|| align=right|16,7|| align=right|2,429|| align=right|0,194|| align=right|3,46|| align=right|3,786||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85355)||1995 VN17|| align=right|15,7|| align=right|2,781|| align=right|0,221|| align=right|3,65|| align=right|4,638||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85356)||1995 WA3|| align=right|15,8|| align=right|2,548|| align=right|0,100|| align=right|10,51|| align=right|4,066||MBA||20. listopadu 1995||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(85357)||1995 WW9|| align=right|15,7|| align=right|2,361|| align=right|0,083|| align=right|7,87|| align=right|3,627||MBA||16. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85358)||1995 WJ12|| align=right|16,0|| align=right|2,432|| align=right|0,095|| align=right|7,80|| align=right|3,793||MBA||16. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85359)||1995 WQ15|| align=right|15,4|| align=right|3,012|| align=right|0,131|| align=right|1,33|| align=right|5,227||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85360)||1995 WM16|| align=right|15,2|| align=right|3,206|| align=right|0,039|| align=right|2,88|| align=right|5,739||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85361)||1995 WO16|| align=right|15,6|| align=right|3,166|| align=right|0,183|| align=right|9,86|| align=right|5,632||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85362)||1995 WR32|| align=right|15,4|| align=right|2,764|| align=right|0,210|| align=right|14,44|| align=right|4,596||MBA||20. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85363)||1995 WY36|| align=right|14,9|| align=right|3,090|| align=right|0,129|| align=right|11,67|| align=right|5,430||MBA||21. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85364)||1995 YD7|| align=right|16,8|| align=right|2,376|| align=right|0,127|| align=right|6,42|| align=right|3,662||MBA||16. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85365)||1995 YB9|| align=right|16,6|| align=right|2,295|| align=right|0,112|| align=right|2,84|| align=right|3,476||MBA||18. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85366)||1996 AY13|| align=right|16,6|| align=right|2,223|| align=right|0,169|| align=right|7,46|| align=right|3,314||MBA||15. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85367)||1996 AO17|| align=right|16,7|| align=right|2,341|| align=right|0,196|| align=right|2,13|| align=right|3,581||MBA||13. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85368)||1996 CQ7|| align=right|15,4|| align=right|2,418|| align=right|0,212|| align=right|1,54|| align=right|3,760||MBA||14. února 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(85369)||1996 DX2|| align=right|15,9|| align=right|2,538|| align=right|0,153|| align=right|4,30|| align=right|4,044||MBA||26. února 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(85370)||1996 EW7|| align=right|17,0|| align=right|2,380|| align=right|0,175|| align=right|1,77|| align=right|3,670||MBA||11. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85371)||1996 EV8|| align=right|16,9|| align=right|2,402|| align=right|0,110|| align=right|2,41|| align=right|3,723||MBA||12. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85372)||1996 EO12|| align=right|15,5|| align=right|2,210|| align=right|0,251|| align=right|7,47|| align=right|3,285||MBA||13. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85373)||1996 FC1|| align=right|15,5|| align=right|2,332|| align=right|0,134|| align=right|4,69|| align=right|3,560||MBA||19. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(85374)||1996 FC4|| align=right|15,4|| align=right|2,980|| align=right|0,055|| align=right|1,06|| align=right|5,142||MBA||22. března 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(85375)||1996 GY4|| align=right|16,1|| align=right|2,814|| align=right|0,033|| align=right|5,56|| align=right|4,719||MBA||11. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85376)||1996 GU14|| align=right|16,2|| align=right|2,481|| align=right|0,167|| align=right|8,73|| align=right|3,907||MBA||12. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85377)||1996 GZ17|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,063|| align=right|4,69|| align=right|3,619||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85378)||1996 GD19|| align=right|15,4|| align=right|2,343|| align=right|0,121|| align=right|7,81|| align=right|3,585||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85379)||1996 HY24|| align=right|16,0|| align=right|2,420|| align=right|0,131|| align=right|2,49|| align=right|3,765||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85380)||1996 JS|| align=right|14,9|| align=right|2,426|| align=right|0,197|| align=right|3,77|| align=right|3,777||MBA||13. května 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(85381)||1996 JL15|| align=right|16,1|| align=right|2,551|| align=right|0,133|| align=right|8,79|| align=right|4,074||MBA||13. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85382)||1996 LJ2|| align=right|15,9|| align=right|2,476|| align=right|0,214|| align=right|12,76|| align=right|3,896||MBA||8. června 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85383)||1996 MS|| align=right|16,0|| align=right|2,588|| align=right|0,364|| align=right|6,89|| align=right|4,163||MBA||22. června 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(85384)||1996 NZ|| align=right|15,8|| align=right|2,601|| align=right|0,146|| align=right|0,27|| align=right|4,194||MBA||14. července 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(85385)||1996 NJ5|| align=right|15,0|| align=right|2,692|| align=right|0,053|| align=right|1,59|| align=right|4,417||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85386)||1996 OU2|| align=right|14,5|| align=right|2,687|| align=right|0,115|| align=right|13,65|| align=right|4,405||MBA||26. července 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(85387)||1996 PF7|| align=right|16,3|| align=right|2,587|| align=right|0,222|| align=right|2,00|| align=right|4,161||MBA||8. srpna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85388)||1996 PU9|| align=right|16,6|| align=right|2,545|| align=right|0,310|| align=right|3,94|| align=right|4,059||MBA||11. srpna 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(85389) Rosenauer||1996 QE1|| align=right|16,1|| align=right|2,660|| align=right|0,126|| align=right|3,49|| align=right|4,338||MBA||22. srpna 1996||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(85390)||1996 QZ2|| align=right|15,0|| align=right|2,613|| align=right|0,261|| align=right|2,73|| align=right|4,223||MBA||18. srpna 1996||Caussols||E. W. Elst
|-
|(85391)||1996 RW11|| align=right|16,3|| align=right|2,783|| align=right|0,100|| align=right|3,98|| align=right|4,641||MBA||8. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85392)||1996 RR13|| align=right|14,6|| align=right|2,763|| align=right|0,129|| align=right|4,28|| align=right|4,591||MBA||8. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85393)||1996 RF17|| align=right|14,8|| align=right|2,813|| align=right|0,075|| align=right|5,84|| align=right|4,718||MBA||13. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85394)||1996 RT32|| align=right|12,7|| align=right|5,169|| align=right|0,053|| align=right|5,62|| align=right|11,76||JUT||15. září 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(85395)||1996 SQ4|| align=right|15,1|| align=right|2,663|| align=right|0,153|| align=right|27,31|| align=right|4,345||MBA||20. září 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85396)||1996 SB7|| align=right|13,4|| align=right|2,534|| align=right|0,267|| align=right|14,82|| align=right|4,032||MBA||21. září 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85397)||1996 TN3|| align=right|15,2|| align=right|2,612|| align=right|0,170|| align=right|13,05|| align=right|4,222||MBA||6. října 1996||King City||R. G. Sandness
|-
|(85398)||1996 TH6|| align=right|15,1|| align=right|2,662|| align=right|0,314|| align=right|11,67|| align=right|4,342||MBA||5. října 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85399)||1996 TG8|| align=right|14,3|| align=right|2,714|| align=right|0,109|| align=right|11,38|| align=right|4,471||MBA||8. října 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(85400)||1996 TD10|| align=right|16,0|| align=right|2,567|| align=right|0,212|| align=right|0,78|| align=right|4,111||MBA||8. října 1996||Nanyo||S. Otomo
|-
|(85401)||1996 TW14|| align=right|15,4|| align=right|2,531|| align=right|0,127|| align=right|3,51|| align=right|4,026||MBA||9. října 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(85402)||1996 TO15|| align=right|15,0|| align=right|2,733|| align=right|0,095|| align=right|2,10|| align=right|4,517||MBA||4. října 1996||Kleť||Klet
|-
|(85403)||1996 TY27|| align=right|15,1|| align=right|3,188|| align=right|0,200|| align=right|5,74|| align=right|5,691||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85404)||1996 TD33|| align=right|15,1|| align=right|2,800|| align=right|0,244|| align=right|7,21|| align=right|4,685||MBA||10. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85405)||1996 TO39|| align=right|15,1|| align=right|2,523|| align=right|0,184|| align=right|3,03|| align=right|4,007||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85406)||1996 TL45|| align=right|15,1|| align=right|3,033|| align=right|0,119|| align=right|6,02|| align=right|5,280||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85407)||1996 TY45|| align=right|16,4|| align=right|2,840|| align=right|0,080|| align=right|1,40|| align=right|4,784||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85408)||1996 TB55|| align=right|15,1|| align=right|2,808|| align=right|0,228|| align=right|12,10|| align=right|4,706||MBA||3. října 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85409)||1996 UO2|| align=right|16,1|| align=right|3,010|| align=right|0,047|| align=right|4,72|| align=right|5,222||MBA||17. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85410)||1996 UJ4|| align=right|15,0|| align=right|2,794|| align=right|0,139|| align=right|25,14|| align=right|4,670||MBA||29. října 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85411)||1996 VA1|| align=right|16,2|| align=right|2,694|| align=right|0,074|| align=right|4,32|| align=right|4,421||MBA||3. listopadu 1996||Linz||Linz
|-
|(85412)||1996 VS10|| align=right|16,1|| align=right|2,592|| align=right|0,239|| align=right|11,62|| align=right|4,171||MBA||4. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85413)||1996 VK11|| align=right|15,5|| align=right|3,043|| align=right|0,109|| align=right|9,79|| align=right|5,307||MBA||4. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85414)||1996 VN17|| align=right|15,9|| align=right|2,890|| align=right|0,078|| align=right|1,64|| align=right|4,913||MBA||6. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85415)||1996 VE38|| align=right|15,0|| align=right|2,567|| align=right|0,334|| align=right|12,57|| align=right|4,112||MBA||3. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(85416)||1996 XN2|| align=right|16,1|| align=right|2,554|| align=right|0,254|| align=right|2,65|| align=right|4,081||MBA||4. prosince 1996||Kleť||Klet
|-
|(85417)||1996 XQ3|| align=right|14,9|| align=right|2,877|| align=right|0,077|| align=right|12,41|| align=right|4,879||MBA||1. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85418)||1996 XQ14|| align=right|15,1|| align=right|3,170|| align=right|0,078|| align=right|7,39|| align=right|5,643||MBA||9. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85419)||1996 XX16|| align=right|16,9|| align=right|2,392|| align=right|0,086|| align=right|2,70|| align=right|3,698||MBA||4. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85420)||1996 XB17|| align=right|14,7|| align=right|3,052|| align=right|0,181|| align=right|7,29|| align=right|5,330||MBA||4. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85421)||1996 XL30|| align=right|15,5|| align=right|2,742|| align=right|0,206|| align=right|3,00|| align=right|4,539||MBA||15. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85422)||1996 XV30|| align=right|15,3|| align=right|2,684|| align=right|0,285|| align=right|13,40|| align=right|4,398||MBA||13. prosince 1996||Saji||Saji
|-
|(85423)||1996 XX36|| align=right|15,3|| align=right|3,128|| align=right|0,191|| align=right|8,73|| align=right|5,532||MBA||14. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85424)||1997 AA3|| align=right|13,6|| align=right|3,131|| align=right|0,250|| align=right|15,36|| align=right|5,540||MBA||4. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85425)||1997 AM3|| align=right|15,8|| align=right|2,369|| align=right|0,112|| align=right|5,07|| align=right|3,646||MBA||3. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85426)||1997 AK12|| align=right|16,6|| align=right|2,177|| align=right|0,154|| align=right|0,41|| align=right|3,212||MBA||10. ledna 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(85427)||1997 AE13|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,189|| align=right|7,64|| align=right|3,698||MBA||11. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85428)||1997 AN16|| align=right|14,3|| align=right|3,169|| align=right|0,194|| align=right|11,12|| align=right|5,640||MBA||14. ledna 1997||Kleť||Klet
|-
|(85429)||1997 AJ18|| align=right|15,0|| align=right|2,969|| align=right|0,054|| align=right|9,82|| align=right|5,115||MBA||15. ledna 1997||Kleť||Klet
|-
|(85430)||1997 BW5|| align=right|16,6|| align=right|2,197|| align=right|0,083|| align=right|2,34|| align=right|3,256||MBA||31. ledna 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(85431)||1997 BE6|| align=right|15,4|| align=right|3,010|| align=right|0,098|| align=right|12,31|| align=right|5,221||MBA||31. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85432)||1997 CK19|| align=right|15,0|| align=right|2,710|| align=right|0,191|| align=right|20,63|| align=right|4,462||MBA||4. února 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85433)||1997 CJ22|| align=right|16,3|| align=right|2,406|| align=right|0,134|| align=right|2,96|| align=right|3,731||MBA||13. února 1997||Sormano||M. Cavagna; A. Testa
|-
|(85434)||1997 CR24|| align=right|15,8|| align=right|3,083|| align=right|0,082|| align=right|12,09|| align=right|5,414||MBA||9. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85435)||1997 EU3|| align=right|17,0|| align=right|2,187|| align=right|0,106|| align=right|0,45|| align=right|3,235||MBA||2. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85436)||1997 EU16|| align=right|15,4|| align=right|3,062|| align=right|0,240|| align=right|0,77|| align=right|5,358||MBA||5. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85437)||1997 EX31|| align=right|16,8|| align=right|2,277|| align=right|0,170|| align=right|7,63|| align=right|3,435||MBA||11. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85438)||1997 EH37|| align=right|16,1|| align=right|2,197|| align=right|0,077|| align=right|5,01|| align=right|3,257||MBA||5. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85439)||1997 EP40|| align=right|16,3|| align=right|2,305|| align=right|0,080|| align=right|5,18|| align=right|3,499||MBA||13. března 1997||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(85440)||1997 EB47|| align=right|16,0|| align=right|2,345|| align=right|0,198|| align=right|2,40|| align=right|3,591||MBA||12. března 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85441)||1997 FX2|| align=right|16,9|| align=right|2,342|| align=right|0,164|| align=right|2,23|| align=right|3,583||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85442)||1997 GW1|| align=right|17,2|| align=right|2,433|| align=right|0,086|| align=right|2,44|| align=right|3,795||MBA||7. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85443)||1997 GZ4|| align=right|17,2|| align=right|2,371|| align=right|0,196|| align=right|1,92|| align=right|3,649||MBA||7. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85444)||1997 GL6|| align=right|15,1|| align=right|2,276|| align=right|0,136|| align=right|3,28|| align=right|3,434||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85445)||1997 GV7|| align=right|15,3|| align=right|2,298|| align=right|0,143|| align=right|8,34|| align=right|3,484||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85446)||1997 GK9|| align=right|15,3|| align=right|2,258|| align=right|0,061|| align=right|8,01|| align=right|3,392||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85447)||1997 GQ11|| align=right|15,3|| align=right|2,277|| align=right|0,102|| align=right|6,87|| align=right|3,435||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85448)||1997 GR11|| align=right|16,2|| align=right|2,244|| align=right|0,175|| align=right|3,87|| align=right|3,361||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85449)||1997 GA17|| align=right|16,1|| align=right|2,248|| align=right|0,103|| align=right|2,01|| align=right|3,369||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85450)||1997 GB18|| align=right|16,0|| align=right|2,294|| align=right|0,242|| align=right|1,38|| align=right|3,474||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85451)||1997 GC18|| align=right|15,9|| align=right|2,631|| align=right|0,155|| align=right|6,60|| align=right|4,268||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85452)||1997 GA23|| align=right|15,8|| align=right|2,285|| align=right|0,212|| align=right|3,75|| align=right|3,454||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85453)||1997 GF31|| align=right|16,1|| align=right|2,494|| align=right|0,033|| align=right|7,35|| align=right|3,939||MBA||12. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85454)||1997 GH35|| align=right|16,2|| align=right|2,292|| align=right|0,050|| align=right|6,27|| align=right|3,470||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85455)||1997 HJ|| align=right|16,2|| align=right|2,340|| align=right|0,171|| align=right|4,44|| align=right|3,580||MBA||28. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85456)||1997 HW|| align=right|16,4|| align=right|2,167|| align=right|0,179|| align=right|3,49|| align=right|3,189||MBA||28. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85457)||1997 HQ3|| align=right|16,9|| align=right|2,287|| align=right|0,079|| align=right|6,93|| align=right|3,459||MBA||29. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85458)||1997 HD8|| align=right|14,9|| align=right|3,198|| align=right|0,081|| align=right|5,77|| align=right|5,719||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85459)||1997 HZ10|| align=right|15,5|| align=right|2,296|| align=right|0,223|| align=right|3,29|| align=right|3,479||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85460)||1997 HG12|| align=right|16,3|| align=right|2,277|| align=right|0,121|| align=right|6,28|| align=right|3,435||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85461)||1997 HP12|| align=right|16,7|| align=right|2,318|| align=right|0,181|| align=right|3,59|| align=right|3,528||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85462)||1997 HL13|| align=right|16,1|| align=right|2,282|| align=right|0,072|| align=right|7,44|| align=right|3,446||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85463)||1997 JR1|| align=right|15,1|| align=right|3,179|| align=right|0,112|| align=right|2,04|| align=right|5,667||MBA||1. května 1997||Caussols||ODAS
|-
|(85464)||1997 JH3|| align=right|14,8|| align=right|2,973|| align=right|0,103|| align=right|9,94|| align=right|5,125||MBA||3. května 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85465)||1997 JE14|| align=right|14,7|| align=right|2,370|| align=right|0,209|| align=right|25,06|| align=right|3,649||MBA||11. května 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85466)||1997 JK15|| align=right|15,1|| align=right|2,728|| align=right|0,069|| align=right|4,39|| align=right|4,504||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85467)||1997 KK3|| align=right|16,5|| align=right|2,199|| align=right|0,233|| align=right|4,67|| align=right|3,260||MBA||31. května 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85468)||1997 LP1|| align=right|16,4|| align=right|2,240|| align=right|0,127|| align=right|7,13|| align=right|3,351||MBA||1. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85469)||1997 LJ2|| align=right|15,9|| align=right|2,633|| align=right|0,210|| align=right|5,66|| align=right|4,272||MBA||5. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85470)||1997 LN2|| align=right|14,4|| align=right|3,222|| align=right|0,049|| align=right|15,78|| align=right|5,783||MBA||5. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85471)||1997 LD4|| align=right|16,6|| align=right|2,354|| align=right|0,230|| align=right|25,50|| align=right|3,610||MBA||4. června 1997||Needville||Needville
|-
|(85472)||1997 LF4|| align=right|15,7|| align=right|2,311|| align=right|0,203|| align=right|9,30|| align=right|3,513||MBA||9. června 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85473)||1997 LV5|| align=right|16,6|| align=right|2,450|| align=right|0,200|| align=right|0,48|| align=right|3,834||MBA||12. června 1997||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(85474)||1997 LN15|| align=right|16,1|| align=right|2,281|| align=right|0,217|| align=right|4,54|| align=right|3,444||MBA||8. června 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85475)||1997 LH17|| align=right|16,2|| align=right|2,187|| align=right|0,084|| align=right|2,84|| align=right|3,233||MBA||8. června 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85476)||1997 MY|| align=right|15,6|| align=right|2,243|| align=right|0,227|| align=right|2,57|| align=right|3,359||MBA||26. června 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85477)||1997 MQ2|| align=right|16,6|| align=right|2,410|| align=right|0,203|| align=right|1,47|| align=right|3,741||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85478)||1997 MK5|| align=right|16,2|| align=right|2,421|| align=right|0,203|| align=right|1,03|| align=right|3,765||MBA||29. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85479)||1997 NF3|| align=right|16,2|| align=right|2,324|| align=right|0,212|| align=right|3,89|| align=right|3,542||MBA||9. července 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(85480)||1997 NB8|| align=right|16,5|| align=right|2,272|| align=right|0,206|| align=right|2,37|| align=right|3,425||MBA||9. července 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85481)||1997 OG1|| align=right|15,7|| align=right|2,274|| align=right|0,252|| align=right|22,14|| align=right|3,429||MBA||27. července 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(85482)||1997 PL2|| align=right|16,9|| align=right|2,316|| align=right|0,189|| align=right|1,54|| align=right|3,524||MBA||7. srpna 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(85483)||1997 QG2|| align=right|14,8|| align=right|2,720|| align=right|0,340|| align=right|33,97|| align=right|4,485||MBA||30. srpna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(85484)||1997 QV2|| align=right|15,4|| align=right|2,262|| align=right|0,184|| align=right|4,66|| align=right|3,401||MBA||30. srpna 1997||Ondřejov||P. Pravec; D. Tůma
|-
|(85485)||1997 RJ2|| align=right|15,8|| align=right|2,375|| align=right|0,173|| align=right|2,64|| align=right|3,659||MBA||4. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(85486)||1997 RG13|| align=right|16,6|| align=right|2,343|| align=right|0,221|| align=right|1,79|| align=right|3,585||MBA||6. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(85487)||1997 SC1|| align=right|16,7|| align=right|2,341|| align=right|0,213|| align=right|1,26|| align=right|3,582||MBA||19. září 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85488)||1997 SH2|| align=right|17,1|| align=right|2,344|| align=right|0,192|| align=right|2,88|| align=right|3,587||MBA||23. září 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(85489)||1997 SV2|| align=right|15,0|| align=right|3,114|| align=right|0,243|| align=right|23,79|| align=right|5,495||MBA||19. září 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85490)||1997 SE5|| align=right|14,8|| align=right|3,730|| align=right|0,667|| align=right|2,61|| align=right|7,203||AMR||28. září 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(85491)||1997 SL11|| align=right|16,6|| align=right|2,337|| align=right|0,174|| align=right|2,61|| align=right|3,571||MBA||27. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85492)||1997 SE19|| align=right|16,6|| align=right|2,351|| align=right|0,122|| align=right|1,53|| align=right|3,604||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85493)||1997 SF19|| align=right|16,5|| align=right|2,353|| align=right|0,150|| align=right|3,72|| align=right|3,609||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85494)||1997 TS|| align=right|16,9|| align=right|2,385|| align=right|0,048|| align=right|8,30|| align=right|3,683||MBA||4. října 1997||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(85495)||1997 TT5|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,211|| align=right|3,16|| align=right|3,616||MBA||2. října 1997||Caussols||ODAS
|-
|(85496)||1997 TO6|| align=right|15,7|| align=right|2,794|| align=right|0,204|| align=right|8,90|| align=right|4,670||MBA||2. října 1997||Caussols||ODAS
|-
|(85497)||1997 TP11|| align=right|15,8|| align=right|2,929|| align=right|0,033|| align=right|0,90|| align=right|5,012||MBA||7. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85498)||1997 TQ12|| align=right|13,2|| align=right|5,257|| align=right|0,061|| align=right|3,85|| align=right|12,06||JUT||2. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85499)||1997 TH13|| align=right|16,0|| align=right|2,869|| align=right|0,189|| align=right|2,96|| align=right|4,858||MBA||3. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85500)||1997 TP13|| align=right|16,0|| align=right|2,370|| align=right|0,198|| align=right|3,59|| align=right|3,648||MBA||3. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85501)||1997 TP23|| align=right|16,2|| align=right|2,408|| align=right|0,210|| align=right|5,81|| align=right|3,737||MBA||9. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85502)||1997 TZ23|| align=right|15,9|| align=right|3,157|| align=right|0,069|| align=right|1,34|| align=right|5,608||MBA||11. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85503)||1997 TF25|| align=right|16,0|| align=right|2,367|| align=right|0,190|| align=right|5,74|| align=right|3,640||MBA||10. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(85504)||1997 TC26|| align=right|15,5|| align=right|2,456|| align=right|0,209|| align=right|5,58|| align=right|3,849||MBA||11. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85505)||1997 UU3|| align=right|14,7|| align=right|2,343|| align=right|0,283|| align=right|24,92|| align=right|3,587||MBA||26. října 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85506)||1997 UU4|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,286|| align=right|6,33|| align=right|3,634||MBA||19. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85507)||1997 UD5|| align=right|14,7|| align=right|2,675|| align=right|0,146|| align=right|13,28|| align=right|4,375||MBA||21. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85508)||1997 UD7|| align=right|15,8|| align=right|2,470|| align=right|0,036|| align=right|6,41|| align=right|3,882||MBA||23. října 1997||Kleť||Klet
|-
|(85509)||1997 UY7|| align=right|16,1|| align=right|2,351|| align=right|0,219|| align=right|1,04|| align=right|3,605||MBA||28. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(85510)||1997 UZ7|| align=right|15,8|| align=right|2,444|| align=right|0,211|| align=right|14,73|| align=right|3,820||MBA||29. října 1997||Kleť||Klet
|-
|(85511)||1997 UR10|| align=right|16,2|| align=right|2,427|| align=right|0,205|| align=right|2,39|| align=right|3,779||MBA||30. října 1997||Solingen||B. Koch
|-
|(85512)||1997 UW10|| align=right|14,9|| align=right|2,365|| align=right|0,203|| align=right|6,69|| align=right|3,637||MBA||29. října 1997||Ramonville||C. Buil
|-
|(85513)||1997 UE11|| align=right|16,0|| align=right|2,348|| align=right|0,225|| align=right|1,61|| align=right|3,598||MBA||31. října 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(85514)||1997 UD16|| align=right|15,5|| align=right|2,402|| align=right|0,206|| align=right|2,76|| align=right|3,721||MBA||23. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85515)||1997 UT24|| align=right|16,3|| align=right|2,360|| align=right|0,245|| align=right|2,20|| align=right|3,626||MBA||26. října 1997||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(85516)||1997 VF|| align=right|16,4|| align=right|2,348|| align=right|0,247|| align=right|5,78|| align=right|3,598||MBA||2. listopadu 1997||Kleť||Klet
|-
|(85517)||1997 VL1|| align=right|15,5|| align=right|2,351|| align=right|0,150|| align=right|6,63|| align=right|3,604||MBA||1. listopadu 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(85518)||1997 VC3|| align=right|15,2|| align=right|2,650|| align=right|0,318|| align=right|3,47|| align=right|4,313||MBA||6. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85519)||1997 VR8|| align=right|15,7|| align=right|2,716|| align=right|0,024|| align=right|8,10|| align=right|4,475||MBA||3. listopadu 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85520)||1997 WO2|| align=right|15,2|| align=right|2,336|| align=right|0,166|| align=right|6,69|| align=right|3,569||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85521)||1997 WW2|| align=right|16,6|| align=right|2,353|| align=right|0,236|| align=right|1,30|| align=right|3,608||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85522)||1997 WT4|| align=right|16,6|| align=right|2,419|| align=right|0,190|| align=right|3,56|| align=right|3,762||MBA||20. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85523)||1997 WM5|| align=right|15,2|| align=right|2,714|| align=right|0,168|| align=right|10,37|| align=right|4,472||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85524)||1997 WZ8|| align=right|15,6|| align=right|2,570|| align=right|0,076|| align=right|3,50|| align=right|4,118||MBA||21. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85525)||1997 WJ10|| align=right|15,9|| align=right|2,663|| align=right|0,079|| align=right|3,76|| align=right|4,345||MBA||21. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85526)||1997 WM10|| align=right|15,3|| align=right|2,337|| align=right|0,176|| align=right|4,85|| align=right|3,573||MBA||22. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85527)||1997 WT10|| align=right|16,5|| align=right|2,826|| align=right|0,038|| align=right|1,06|| align=right|4,751||MBA||22. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85528)||1997 WP12|| align=right|15,7|| align=right|3,041|| align=right|0,175|| align=right|0,86|| align=right|5,301||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85529)||1997 WW12|| align=right|15,9|| align=right|2,367|| align=right|0,139|| align=right|5,94|| align=right|3,642||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85530)||1997 WN15|| align=right|16,5|| align=right|2,413|| align=right|0,220|| align=right|3,09|| align=right|3,748||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85531)||1997 WU17|| align=right|15,1|| align=right|2,711|| align=right|0,130|| align=right|9,62|| align=right|4,462||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85532)||1997 WD21|| align=right|14,3|| align=right|2,689|| align=right|0,153|| align=right|13,47|| align=right|4,409||MBA||23. listopadu 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(85533)||1997 WM22|| align=right|15,7|| align=right|2,409|| align=right|0,143|| align=right|5,58|| align=right|3,737||MBA||28. listopadu 1997||Caussols||ODAS
|-
|(85534)||1997 WB26|| align=right|15,6|| align=right|2,390|| align=right|0,191|| align=right|0,69|| align=right|3,693||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85535)||1997 WZ27|| align=right|15,3|| align=right|2,466|| align=right|0,183|| align=right|2,52|| align=right|3,872||MBA||29. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85536)||1997 WN31|| align=right|16,2|| align=right|2,448|| align=right|0,205|| align=right|2,26|| align=right|3,830||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85537)||1997 WP31|| align=right|14,4|| align=right|2,635|| align=right|0,083|| align=right|13,59|| align=right|4,277||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85538)||1997 WW34|| align=right|14,9|| align=right|2,731|| align=right|0,137|| align=right|6,20|| align=right|4,513||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85539)||1997 WG37|| align=right|13,8|| align=right|2,689|| align=right|0,051|| align=right|14,65|| align=right|4,409||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85540)||1997 WP37|| align=right|15,2|| align=right|2,686|| align=right|0,103|| align=right|3,29|| align=right|4,402||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85541)||1997 WX37|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,212|| align=right|2,80|| align=right|3,693||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85542)||1997 WU41|| align=right|14,9|| align=right|2,668|| align=right|0,144|| align=right|7,46|| align=right|4,358||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85543)||1997 WP46|| align=right|15,8|| align=right|2,680|| align=right|0,207|| align=right|0,40|| align=right|4,387||MBA||26. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85544)||1997 WJ50|| align=right|15,5|| align=right|2,725|| align=right|0,071|| align=right|7,67|| align=right|4,497||MBA||28. listopadu 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85545)||1997 WL55|| align=right|13,9|| align=right|3,134|| align=right|0,160|| align=right|18,79|| align=right|5,548||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(85546)||1997 XH1|| align=right|16,6|| align=right|2,371|| align=right|0,323|| align=right|3,07|| align=right|3,650||MBA||3. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85547)||1997 XF10|| align=right|16,0|| align=right|2,353|| align=right|0,186|| align=right|8,17|| align=right|3,609||MBA||5. prosince 1997||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(85548)||1997 XX13|| align=right|15,3|| align=right|2,327|| align=right|0,243|| align=right|7,34|| align=right|3,549||MBA||4. prosince 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(85549)||1997 YH|| align=right|15,4|| align=right|2,464|| align=right|0,116|| align=right|7,17|| align=right|3,866||MBA||18. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85550)||1997 YW|| align=right|13,9|| align=right|2,640|| align=right|0,186|| align=right|11,41|| align=right|4,290||MBA||20. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85551)||1997 YZ1|| align=right|15,2|| align=right|2,358|| align=right|0,214|| align=right|3,20|| align=right|3,620||MBA||21. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85552)||1997 YR7|| align=right|14,1|| align=right|2,572|| align=right|0,113|| align=right|13,95|| align=right|4,124||MBA||28. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85553)||1997 YK10|| align=right|14,5|| align=right|2,616|| align=right|0,176|| align=right|8,06|| align=right|4,230||MBA||28. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85554)||1997 YF14|| align=right|15,7|| align=right|2,540|| align=right|0,162|| align=right|5,11|| align=right|4,047||MBA||31. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85555)||1997 YG14|| align=right|14,2|| align=right|2,620|| align=right|0,058|| align=right|13,61|| align=right|4,241||MBA||31. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85556)||1997 YV16|| align=right|15,3|| align=right|2,526|| align=right|0,177|| align=right|2,45|| align=right|4,015||MBA||29. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85557)||1997 YY16|| align=right|15,0|| align=right|2,293|| align=right|0,162|| align=right|5,40|| align=right|3,472||MBA||30. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85558)||1998 AB3|| align=right|14,3|| align=right|3,200|| align=right|0,145|| align=right|9,47|| align=right|5,724||MBA||3. ledna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85559) Villecroze||1998 AC5|| align=right|15,6|| align=right|2,655|| align=right|0,089|| align=right|10,08|| align=right|4,327||MBA||8. ledna 1998||Dominion||S. Banh
|-
|(85560)||1998 BN|| align=right|13,9|| align=right|2,974|| align=right|0,068|| align=right|9,94|| align=right|5,128||MBA||18. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85561)||1998 BF2|| align=right|14,7|| align=right|2,725|| align=right|0,208|| align=right|16,80|| align=right|4,498||MBA||20. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85562)||1998 BC3|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,243|| align=right|3,27|| align=right|3,680||MBA||18. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85563)||1998 BF7|| align=right|15,3|| align=right|1,946|| align=right|0,122|| align=right|23,80|| align=right|2,713||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(85564)||1998 BU7|| align=right|14,8|| align=right|2,570|| align=right|0,274|| align=right|13,24|| align=right|4,121||MBA||17. ledna 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(85565)||1998 BD9|| align=right|15,2|| align=right|2,335|| align=right|0,068|| align=right|6,24|| align=right|3,568||MBA||25. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(85566)||1998 BM9|| align=right|15,2|| align=right|2,800|| align=right|0,203|| align=right|0,86|| align=right|4,685||MBA||18. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85567)||1998 BU9|| align=right|15,6|| align=right|2,800|| align=right|0,045|| align=right|6,88|| align=right|4,684||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85568)||1998 BN14|| align=right|14,7|| align=right|2,587|| align=right|0,118|| align=right|10,52|| align=right|4,160||MBA||17. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85569)||1998 BG18|| align=right|15,6|| align=right|2,917|| align=right|0,048|| align=right|3,22|| align=right|4,981||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85570)||1998 BU20|| align=right|16,5|| align=right|2,636|| align=right|0,114|| align=right|6,50|| align=right|4,279||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85571)||1998 BV21|| align=right|13,7|| align=right|3,125|| align=right|0,358|| align=right|13,35|| align=right|5,524||MBA||23. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85572)||1998 BY28|| align=right|14,1|| align=right|3,134|| align=right|0,168|| align=right|17,12|| align=right|5,546||MBA||25. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85573)||1998 CE|| align=right|15,1|| align=right|2,860|| align=right|0,046|| align=right|1,95|| align=right|4,837||MBA||1. února 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(85574)||1998 CG|| align=right|15,3|| align=right|2,932|| align=right|0,063|| align=right|5,09|| align=right|5,019||MBA||1. února 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(85575)||1998 DC1|| align=right|14,6|| align=right|3,138|| align=right|0,162|| align=right|13,06|| align=right|5,559||MBA||19. února 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(85576)||1998 DH1|| align=right|15,4|| align=right|2,986|| align=right|0,128|| align=right|2,03|| align=right|5,160||MBA||19. února 1998||Kleť||Klet
|-
|(85577)||1998 DC2|| align=right|13,9|| align=right|3,993|| align=right|0,208|| align=right|4,54|| align=right|7,977||HLD||21. února 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(85578)||1998 DP13|| align=right|14,9|| align=right|2,656|| align=right|0,322|| align=right|28,30|| align=right|4,328||MBA||26. února 1998||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(85579)||1998 DQ19|| align=right|16,5|| align=right|2,666|| align=right|0,102|| align=right|3,19|| align=right|4,352||MBA||24. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85580)||1998 DO20|| align=right|13,6|| align=right|2,634|| align=right|0,034|| align=right|13,94|| align=right|4,273||MBA||28. února 1998||Les Tardieux||M. Boeuf
|-
|(85581)||1998 DZ20|| align=right|13,8|| align=right|2,561|| align=right|0,163|| align=right|13,40|| align=right|4,099||MBA||22. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85582)||1998 DW24|| align=right|15,3|| align=right|2,673|| align=right|0,183|| align=right|12,99|| align=right|4,370||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85583)||1998 EV10|| align=right|14,3|| align=right|2,795|| align=right|0,291|| align=right|9,25|| align=right|4,671||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85584)||1998 EN20|| align=right|15,2|| align=right|2,984|| align=right|0,066|| align=right|2,53|| align=right|5,154||MBA||3. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85585) Mjolnir||1998 FG2|| align=right|21,6|| align=right|1,298|| align=right|0,357|| align=right|4,09|| align=right|1,479||APL PHA||21. března 1998||Goodricke-Pigott||R. Tucker
|-
|(85586)||1998 FP8|| align=right|15,0|| align=right|2,666|| align=right|0,189|| align=right|13,90|| align=right|4,353||MBA||21. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85587)||1998 FE14|| align=right|14,8|| align=right|3,105|| align=right|0,206|| align=right|13,84|| align=right|5,472||MBA||25. března 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(85588)||1998 FA15|| align=right|13,9|| align=right|2,627|| align=right|0,154|| align=right|14,69|| align=right|4,257||MBA||25. března 1998||Stroncone||Stroncone
|-
|(85589)||1998 FE25|| align=right|13,7|| align=right|2,559|| align=right|0,207|| align=right|13,16|| align=right|4,094||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85590)||1998 FC39|| align=right|14,9|| align=right|3,070|| align=right|0,171|| align=right|15,41|| align=right|5,377||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85591)||1998 FR46|| align=right|13,4|| align=right|2,715|| align=right|0,187|| align=right|27,20|| align=right|4,472||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85592)||1998 FN47|| align=right|14,7|| align=right|3,193|| align=right|0,049|| align=right|9,79|| align=right|5,704||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85593)||1998 FD57|| align=right|15,0|| align=right|3,047|| align=right|0,249|| align=right|3,35|| align=right|5,318||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85594)||1998 FT60|| align=right|16,4|| align=right|2,345|| align=right|0,048|| align=right|5,98|| align=right|3,591||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85595)||1998 FB71|| align=right|14,2|| align=right|2,658|| align=right|0,156|| align=right|11,99|| align=right|4,333||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85596)||1998 FU77|| align=right|14,6|| align=right|3,101|| align=right|0,123|| align=right|9,05|| align=right|5,461||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85597)||1998 FF82|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,181|| align=right|12,65|| align=right|4,412||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85598)||1998 FZ86|| align=right|14,1|| align=right|2,239|| align=right|0,023|| align=right|10,16|| align=right|3,350||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85599)||1998 FX87|| align=right|15,7|| align=right|2,337|| align=right|0,086|| align=right|4,87|| align=right|3,572||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85600)||1998 FU93|| align=right|14,5|| align=right|3,117|| align=right|0,134|| align=right|13,93|| align=right|5,502||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85601)||1998 FU121|| align=right|14,8|| align=right|3,201|| align=right|0,155|| align=right|1,56|| align=right|5,725||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85602)||1998 FE122|| align=right|15,2|| align=right|2,467|| align=right|0,065|| align=right|6,15|| align=right|3,875||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85603)||1998 FV122|| align=right|15,4|| align=right|2,618|| align=right|0,141|| align=right|11,78|| align=right|4,236||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85604)||1998 FT125|| align=right|14,8|| align=right|2,863|| align=right|0,096|| align=right|14,78|| align=right|4,844||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85605)||1998 FO132|| align=right|14,4|| align=right|3,188|| align=right|0,231|| align=right|11,25|| align=right|5,692||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85606)||1998 FP139|| align=right|15,3|| align=right|3,190|| align=right|0,142|| align=right|2,43|| align=right|5,697||MBA||28. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85607)||1998 FV146|| align=right|14,9|| align=right|3,161|| align=right|0,099|| align=right|5,62|| align=right|5,618||MBA||25. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85608)||1998 GC7|| align=right|14,8|| align=right|2,950|| align=right|0,142|| align=right|16,59|| align=right|5,065||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85609)||1998 HZ8|| align=right|16,4|| align=right|2,310|| align=right|0,183|| align=right|7,51|| align=right|3,510||MBA||17. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85610)||1998 HC11|| align=right|15,6|| align=right|3,223|| align=right|0,106|| align=right|6,42|| align=right|5,785||MBA||17. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85611)||1998 HW16|| align=right|16,5|| align=right|2,439|| align=right|0,059|| align=right|8,02|| align=right|3,808||MBA||26. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85612)||1998 HL23|| align=right|15,7|| align=right|2,609|| align=right|0,136|| align=right|11,57|| align=right|4,212||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85613)||1998 HC33|| align=right|14,3|| align=right|3,181|| align=right|0,145|| align=right|14,42|| align=right|5,672||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85614)||1998 HR36|| align=right|14,7|| align=right|3,151|| align=right|0,168|| align=right|9,30|| align=right|5,592||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85615)||1998 HE37|| align=right|15,5|| align=right|2,440|| align=right|0,139|| align=right|3,56|| align=right|3,810||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85616)||1998 HA42|| align=right|14,5|| align=right|3,099|| align=right|0,107|| align=right|10,31|| align=right|5,454||MBA||24. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85617)||1998 HJ86|| align=right|16,1|| align=right|2,461|| align=right|0,145|| align=right|0,84|| align=right|3,860||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85618)||1998 HM102|| align=right|15,1|| align=right|2,622|| align=right|0,127|| align=right|12,82|| align=right|4,246||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85619)||1998 HQ106|| align=right|15,8|| align=right|2,620|| align=right|0,258|| align=right|13,96|| align=right|4,240||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85620)||1998 HJ107|| align=right|14,0|| align=right|3,185|| align=right|0,134|| align=right|6,71|| align=right|5,684||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85621)||1998 HS107|| align=right|15,7|| align=right|2,520|| align=right|0,119|| align=right|5,33|| align=right|4,000||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85622)||1998 HP122|| align=right|16,3|| align=right|2,241|| align=right|0,186|| align=right|7,95|| align=right|3,353||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85623)||1998 HL123|| align=right|14,0|| align=right|3,193|| align=right|0,201|| align=right|19,93|| align=right|5,704||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85624)||1998 HU138|| align=right|15,6|| align=right|2,401|| align=right|0,106|| align=right|6,47|| align=right|3,719||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85625)||1998 HW140|| align=right|14,5|| align=right|3,116|| align=right|0,244|| align=right|8,27|| align=right|5,500||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85626)||1998 HM141|| align=right|14,6|| align=right|2,434|| align=right|0,090|| align=right|14,59|| align=right|3,798||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85627)||1998 HP151|| align=right|7,4|| align=right|44,27|| align=right|0,089|| align=right|1,52|| align=right|295||CBW||28. dubna 1998||Mauna Kea||Mauna Kea
|-
|(85628)||1998 KV2|| align=right|17,3|| align=right|1,594|| align=right|0,332|| align=right|13,04|| align=right|2,012||AMR||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85629)||1998 KW5|| align=right|14,8|| align=right|3,229|| align=right|0,176|| align=right|14,33|| align=right|5,800||MBA||24. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85630)||1998 KP31|| align=right|14,7|| align=right|2,588|| align=right|0,144|| align=right|5,23|| align=right|4,162||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85631)||1998 KX49|| align=right|14,3|| align=right|2,790|| align=right|0,180|| align=right|15,11|| align=right|4,660||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85632)||1998 KV52|| align=right|14,2|| align=right|3,201|| align=right|0,101|| align=right|21,50|| align=right|5,727||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85633)||1998 KR65|| align=right|6,8|| align=right|43,50|| align=right|0,030|| align=right|1,19|| align=right|287||CBW||29. května 1998||Cerro Tololo||G. Bernstein
|-
|(85634)||1998 LR2|| align=right|16,4|| align=right|2,266|| align=right|0,213|| align=right|6,02|| align=right|3,411||MBA||1. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85635)||1998 MV1|| align=right|15,5|| align=right|3,031|| align=right|0,121|| align=right|4,84|| align=right|5,276||MBA||20. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85636)||1998 MF5|| align=right|14,3|| align=right|3,028|| align=right|0,127|| align=right|6,34|| align=right|5,268||MBA||19. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85637)||1998 MO12|| align=right|14,5|| align=right|3,092|| align=right|0,135|| align=right|15,29|| align=right|5,437||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85638)||1998 ML35|| align=right|13,6|| align=right|3,160|| align=right|0,096|| align=right|20,66|| align=right|5,615||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85639)||1998 OU|| align=right|16,0|| align=right|2,307|| align=right|0,229|| align=right|3,03|| align=right|3,502||MBA||20. července 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85640)||1998 OX4|| align=right|21,2|| align=right|1,583|| align=right|0,487|| align=right|4,52|| align=right|1,991||APL PHA||26. července 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85641)||1998 OR5|| align=right|15,7|| align=right|2,543|| align=right|0,057|| align=right|14,14|| align=right|4,054||MBA||29. července 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85642)||1998 OS8|| align=right|15,9|| align=right|2,196|| align=right|0,186|| align=right|4,14|| align=right|3,253||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85643)||1998 OC10|| align=right|14,0|| align=right|3,219|| align=right|0,233|| align=right|16,38|| align=right|5,774||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85644)||1998 OH10|| align=right|14,5|| align=right|2,283|| align=right|0,198|| align=right|6,22|| align=right|3,448||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85645)||1998 OS11|| align=right|14,4|| align=right|2,782|| align=right|0,211|| align=right|9,51|| align=right|4,640||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85646)||1998 OT14|| align=right|14,8|| align=right|2,228|| align=right|0,196|| align=right|5,08|| align=right|3,325||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85647)||1998 PZ|| align=right|15,6|| align=right|2,203|| align=right|0,163|| align=right|8,34|| align=right|3,270||MBA||14. srpna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(85648)||1998 PF1|| align=right|14,2|| align=right|3,170|| align=right|0,183|| align=right|16,82|| align=right|5,643||MBA||11. srpna 1998||Mallorca||A. Lopez
|-
|(85649)||1998 QZ1|| align=right|16,2|| align=right|2,226|| align=right|0,232|| align=right|3,23|| align=right|3,321||MBA||19. srpna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(85650)||1998 QH6|| align=right|14,4|| align=right|3,215|| align=right|0,118|| align=right|15,54|| align=right|5,764||MBA||24. srpna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85651)||1998 QR12|| align=right|15,8|| align=right|2,434|| align=right|0,237|| align=right|7,94|| align=right|3,797||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85652)||1998 QQ13|| align=right|13,8|| align=right|3,095|| align=right|0,199|| align=right|15,36|| align=right|5,445||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85653)||1998 QN16|| align=right|15,5|| align=right|2,306|| align=right|0,245|| align=right|7,06|| align=right|3,502||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85654)||1998 QU17|| align=right|14,3|| align=right|3,192|| align=right|0,164|| align=right|5,58|| align=right|5,703||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85655)||1998 QS18|| align=right|15,5|| align=right|2,187|| align=right|0,210|| align=right|3,78|| align=right|3,234||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85656)||1998 QX18|| align=right|15,9|| align=right|2,202|| align=right|0,173|| align=right|4,30|| align=right|3,266||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85657)||1998 QJ20|| align=right|16,5|| align=right|2,280|| align=right|0,148|| align=right|4,56|| align=right|3,442||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85658)||1998 QS28|| align=right|16,2|| align=right|2,754|| align=right|0,204|| align=right|8,82|| align=right|4,571||MBA||22. srpna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85659)||1998 QU29|| align=right|16,5|| align=right|2,244|| align=right|0,022|| align=right|6,37|| align=right|3,362||MBA||23. srpna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85660)||1998 QX33|| align=right|13,7|| align=right|3,168|| align=right|0,140|| align=right|19,88|| align=right|5,637||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85661)||1998 QY36|| align=right|15,6|| align=right|2,221|| align=right|0,170|| align=right|4,75|| align=right|3,309||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85662)||1998 QL41|| align=right|14,6|| align=right|2,661|| align=right|0,277|| align=right|12,22|| align=right|4,340||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85663)||1998 QX42|| align=right|15,9|| align=right|2,219|| align=right|0,155|| align=right|4,81|| align=right|3,305||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85664)||1998 QF43|| align=right|16,0|| align=right|2,189|| align=right|0,168|| align=right|4,80|| align=right|3,237||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85665)||1998 QG46|| align=right|14,5|| align=right|3,163|| align=right|0,210|| align=right|2,50|| align=right|5,624||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85666)||1998 QP50|| align=right|15,4|| align=right|2,277|| align=right|0,116|| align=right|6,71|| align=right|3,435||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85667)||1998 QT52|| align=right|14,6|| align=right|3,141|| align=right|0,225|| align=right|7,41|| align=right|5,566||MBA||20. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85668)||1998 QH53|| align=right|15,3|| align=right|2,608|| align=right|0,311|| align=right|3,56|| align=right|4,211||MBA||20. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85669)||1998 QK55|| align=right|16,9|| align=right|2,332|| align=right|0,127|| align=right|3,81|| align=right|3,560||MBA||26. srpna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85670)||1998 QZ57|| align=right|17,3|| align=right|2,188|| align=right|0,152|| align=right|3,13|| align=right|3,237||MBA||30. srpna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85671)||1998 QH67|| align=right|14,0|| align=right|3,156|| align=right|0,171|| align=right|26,91|| align=right|5,606||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85672)||1998 QS95|| align=right|14,0|| align=right|3,133|| align=right|0,130|| align=right|27,35|| align=right|5,546||MBA||19. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85673)||1998 QB102|| align=right|14,8|| align=right|2,324|| align=right|0,111|| align=right|5,76|| align=right|3,542||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85674)||1998 QD103|| align=right|15,9|| align=right|2,302|| align=right|0,182|| align=right|5,48|| align=right|3,492||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85675)||1998 RC2|| align=right|13,9|| align=right|3,168|| align=right|0,147|| align=right|12,76|| align=right|5,639||MBA||3. září 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(85676)||1998 RT2|| align=right|16,7|| align=right|2,430|| align=right|0,135|| align=right|0,67|| align=right|3,788||MBA||13. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85677)||1998 RU2|| align=right|16,7|| align=right|2,388|| align=right|0,138|| align=right|0,97|| align=right|3,689||MBA||13. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85678)||1998 RZ7|| align=right|15,8|| align=right|2,241|| align=right|0,229|| align=right|5,36|| align=right|3,354||MBA||12. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85679)||1998 RA15|| align=right|15,3|| align=right|3,095|| align=right|0,143|| align=right|1,30|| align=right|5,445||MBA||15. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85680)||1998 RS21|| align=right|15,4|| align=right|3,011|| align=right|0,097|| align=right|1,17|| align=right|5,224||MBA||15. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85681)||1998 RR25|| align=right|15,2|| align=right|2,387|| align=right|0,122|| align=right|14,00|| align=right|3,687||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85682)||1998 RJ29|| align=right|15,9|| align=right|2,202|| align=right|0,217|| align=right|5,72|| align=right|3,268||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85683)||1998 RE32|| align=right|16,4|| align=right|2,368|| align=right|0,190|| align=right|2,65|| align=right|3,644||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85684)||1998 RN41|| align=right|16,2|| align=right|2,235|| align=right|0,191|| align=right|3,92|| align=right|3,340||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85685)||1998 RT42|| align=right|15,5|| align=right|2,280|| align=right|0,067|| align=right|6,99|| align=right|3,442||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85686)||1998 RC44|| align=right|16,6|| align=right|2,563|| align=right|0,204|| align=right|5,38|| align=right|4,102||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85687)||1998 RF55|| align=right|15,4|| align=right|2,293|| align=right|0,128|| align=right|5,99|| align=right|3,470||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85688)||1998 RN55|| align=right|15,8|| align=right|2,213|| align=right|0,172|| align=right|3,37|| align=right|3,291||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85689)||1998 RT55|| align=right|15,0|| align=right|2,787|| align=right|0,081|| align=right|3,37|| align=right|4,652||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85690)||1998 RG56|| align=right|16,4|| align=right|2,370|| align=right|0,234|| align=right|2,54|| align=right|3,649||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85691)||1998 RH57|| align=right|15,8|| align=right|2,628|| align=right|0,165|| align=right|3,12|| align=right|4,261||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85692)||1998 RQ57|| align=right|14,7|| align=right|2,730|| align=right|0,130|| align=right|17,39|| align=right|4,509||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85693)||1998 RK59|| align=right|15,4|| align=right|2,272|| align=right|0,152|| align=right|4,80|| align=right|3,423||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85694)||1998 RK60|| align=right|14,4|| align=right|2,697|| align=right|0,033|| align=right|12,37|| align=right|4,428||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85695)||1998 RE61|| align=right|16,6|| align=right|2,480|| align=right|0,171|| align=right|11,36|| align=right|3,904||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85696)||1998 RU62|| align=right|15,7|| align=right|2,277|| align=right|0,153|| align=right|5,95|| align=right|3,436||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85697)||1998 RG68|| align=right|15,6|| align=right|2,235|| align=right|0,195|| align=right|4,95|| align=right|3,340||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85698)||1998 RB69|| align=right|15,8|| align=right|2,291|| align=right|0,140|| align=right|2,16|| align=right|3,467||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85699)||1998 RX69|| align=right|16,5|| align=right|2,383|| align=right|0,202|| align=right|2,75|| align=right|3,678||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85700)||1998 RT70|| align=right|15,0|| align=right|2,733|| align=right|0,015|| align=right|5,86|| align=right|4,518||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85701)||1998 RV73|| align=right|14,8|| align=right|2,524|| align=right|0,111|| align=right|3,96|| align=right|4,009||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85702)||1998 RA74|| align=right|15,5|| align=right|2,256|| align=right|0,149|| align=right|7,61|| align=right|3,387||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85703)||1998 RC75|| align=right|14,3|| align=right|3,100|| align=right|0,134|| align=right|11,99|| align=right|5,456||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85704)||1998 SV19|| align=right|16,5|| align=right|2,541|| align=right|0,165|| align=right|2,42|| align=right|4,049||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85705)||1998 SO21|| align=right|16,1|| align=right|2,212|| align=right|0,206|| align=right|2,53|| align=right|3,290||MBA||21. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85706)||1998 SB27|| align=right|16,6|| align=right|2,209|| align=right|0,195|| align=right|1,35|| align=right|3,283||MBA||20. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85707)||1998 SU33|| align=right|15,2|| align=right|2,284|| align=right|0,242|| align=right|25,92|| align=right|3,452||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85708)||1998 SL35|| align=right|15,9|| align=right|2,268|| align=right|0,170|| align=right|5,00|| align=right|3,415||MBA||27. září 1998||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; K. Wefel
|-
|(85709)||1998 SG36|| align=right|16,0|| align=right|1,646|| align=right|0,338|| align=right|24,85|| align=right|2,112||AMR||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85710)||1998 SP38|| align=right|16,6|| align=right|2,573|| align=right|0,180|| align=right|11,08|| align=right|4,126||MBA||23. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85711)||1998 SP43|| align=right|16,0|| align=right|2,309|| align=right|0,184|| align=right|6,64|| align=right|3,508||MBA||25. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85712)||1998 SA45|| align=right|16,5|| align=right|2,284|| align=right|0,100|| align=right|1,22|| align=right|3,451||MBA||25. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85713)||1998 SS49|| align=right|15,8|| align=right|1,925|| align=right|0,640|| align=right|10,77|| align=right|2,670||APL PHA||29. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85714)||1998 SU49|| align=right|15,4|| align=right|2,570|| align=right|0,157|| align=right|26,34|| align=right|4,118||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85715)||1998 SB54|| align=right|16,0|| align=right|2,291|| align=right|0,141|| align=right|2,81|| align=right|3,468||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85716)||1998 SG56|| align=right|13,0|| align=right|3,173|| align=right|0,019|| align=right|12,22|| align=right|5,650||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85717)||1998 SY56|| align=right|15,0|| align=right|2,348|| align=right|0,164|| align=right|5,24|| align=right|3,597||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85718)||1998 SG58|| align=right|16,2|| align=right|2,336|| align=right|0,124|| align=right|6,76|| align=right|3,569||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85719)||1998 SV59|| align=right|15,6|| align=right|2,652|| align=right|0,210|| align=right|3,37|| align=right|4,319||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85720)||1998 SK60|| align=right|15,4|| align=right|2,558|| align=right|0,316|| align=right|5,75|| align=right|4,091||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85721)||1998 SL63|| align=right|16,1|| align=right|2,225|| align=right|0,169|| align=right|6,76|| align=right|3,318||MBA||29. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85722)||1998 SX63|| align=right|15,3|| align=right|3,068|| align=right|0,151|| align=right|5,76|| align=right|5,373||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85723)||1998 SH67|| align=right|16,6|| align=right|2,346|| align=right|0,174|| align=right|5,84|| align=right|3,593||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85724)||1998 SN68|| align=right|15,3|| align=right|2,585|| align=right|0,230|| align=right|7,82|| align=right|4,156||MBA||19. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85725)||1998 SV68|| align=right|15,5|| align=right|2,412|| align=right|0,104|| align=right|5,74|| align=right|3,745||MBA||19. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85726)||1998 SF71|| align=right|16,5|| align=right|2,221|| align=right|0,147|| align=right|2,06|| align=right|3,310||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85727)||1998 SC75|| align=right|15,7|| align=right|2,336|| align=right|0,214|| align=right|6,52|| align=right|3,570||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85728)||1998 SR75|| align=right|17,9|| align=right|2,137|| align=right|0,158|| align=right|2,37|| align=right|3,124||MBA||17. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85729)||1998 SV76|| align=right|15,1|| align=right|2,723|| align=right|0,069|| align=right|5,28|| align=right|4,492||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85730)||1998 SQ77|| align=right|16,1|| align=right|2,185|| align=right|0,217|| align=right|3,72|| align=right|3,230||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85731)||1998 SP80|| align=right|15,9|| align=right|2,280|| align=right|0,183|| align=right|4,60|| align=right|3,442||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85732)||1998 SJ82|| align=right|14,8|| align=right|3,060|| align=right|0,044|| align=right|7,75|| align=right|5,353||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85733)||1998 ST90|| align=right|15,9|| align=right|2,662|| align=right|0,060|| align=right|3,16|| align=right|4,341||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85734)||1998 SK92|| align=right|16,3|| align=right|2,293|| align=right|0,171|| align=right|2,56|| align=right|3,472||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85735)||1998 SF95|| align=right|15,2|| align=right|2,222|| align=right|0,167|| align=right|6,34|| align=right|3,312||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85736)||1998 SW96|| align=right|14,8|| align=right|2,753|| align=right|0,164|| align=right|11,94|| align=right|4,568||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85737)||1998 SE98|| align=right|16,3|| align=right|2,443|| align=right|0,124|| align=right|6,01|| align=right|3,817||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85738)||1998 SZ103|| align=right|15,7|| align=right|2,315|| align=right|0,126|| align=right|5,47|| align=right|3,523||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85739)||1998 SF105|| align=right|17,4|| align=right|2,353|| align=right|0,181|| align=right|3,60|| align=right|3,608||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85740)||1998 SO106|| align=right|16,4|| align=right|2,226|| align=right|0,205|| align=right|5,34|| align=right|3,320||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85741)||1998 SL107|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,085|| align=right|6,54|| align=right|3,548||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85742)||1998 SM111|| align=right|15,7|| align=right|2,325|| align=right|0,067|| align=right|6,49|| align=right|3,543||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85743)||1998 SU113|| align=right|16,8|| align=right|2,405|| align=right|0,179|| align=right|5,52|| align=right|3,728||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85744)||1998 SG117|| align=right|15,5|| align=right|2,213|| align=right|0,225|| align=right|3,10|| align=right|3,291||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85745)||1998 SH127|| align=right|15,0|| align=right|2,632|| align=right|0,184|| align=right|12,11|| align=right|4,269||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85746)||1998 SP130|| align=right|15,9|| align=right|2,273|| align=right|0,139|| align=right|5,67|| align=right|3,427||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85747)||1998 SL132|| align=right|15,7|| align=right|2,241|| align=right|0,173|| align=right|4,96|| align=right|3,354||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85748)||1998 SK138|| align=right|16,6|| align=right|2,373|| align=right|0,220|| align=right|2,69|| align=right|3,654||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85749)||1998 SH140|| align=right|16,3|| align=right|2,558|| align=right|0,187|| align=right|3,62|| align=right|4,091||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85750)||1998 SE141|| align=right|15,7|| align=right|2,573|| align=right|0,172|| align=right|13,01|| align=right|4,128||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85751)||1998 SU144|| align=right|16,2|| align=right|2,338|| align=right|0,157|| align=right|3,69|| align=right|3,575||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85752)||1998 SC153|| align=right|16,2|| align=right|2,351|| align=right|0,187|| align=right|1,71|| align=right|3,605||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85753)||1998 SV153|| align=right|15,9|| align=right|2,341|| align=right|0,067|| align=right|5,81|| align=right|3,580||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85754)||1998 SJ156|| align=right|14,5|| align=right|3,226|| align=right|0,168|| align=right|3,31|| align=right|5,793||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85755)||1998 SK156|| align=right|15,3|| align=right|2,784|| align=right|0,105|| align=right|4,02|| align=right|4,644||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85756)||1998 SD157|| align=right|14,9|| align=right|2,847|| align=right|0,093|| align=right|2,00|| align=right|4,803||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85757)||1998 SN157|| align=right|15,4|| align=right|2,562|| align=right|0,049|| align=right|5,00|| align=right|4,099||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85758)||1998 SK160|| align=right|15,7|| align=right|2,365|| align=right|0,110|| align=right|6,41|| align=right|3,637||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85759)||1998 ST161|| align=right|15,7|| align=right|2,400|| align=right|0,185|| align=right|6,67|| align=right|3,718||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85760)||1998 SG170|| align=right|15,5|| align=right|2,340|| align=right|0,131|| align=right|10,59|| align=right|3,579||MBA||19. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85761)||1998 SC171|| align=right|16,6|| align=right|2,280|| align=right|0,100|| align=right|4,11|| align=right|3,442||MBA||25. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85762)||1998 TH4|| align=right|16,8|| align=right|2,178|| align=right|0,282|| align=right|4,40|| align=right|3,215||MBA||12. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85763)||1998 TP7|| align=right|16,1|| align=right|2,347|| align=right|0,120|| align=right|3,78|| align=right|3,596||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85764)||1998 TT12|| align=right|15,1|| align=right|3,171|| align=right|0,185|| align=right|0,20|| align=right|5,647||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85765)||1998 TM14|| align=right|15,2|| align=right|2,590|| align=right|0,192|| align=right|0,20|| align=right|4,167||MBA||14. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85766)||1998 TQ15|| align=right|16,6|| align=right|2,444|| align=right|0,033|| align=right|3,80|| align=right|3,819||MBA||15. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85767)||1998 TG28|| align=right|14,3|| align=right|3,069|| align=right|0,067|| align=right|12,43|| align=right|5,377||MBA||15. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85768)||1998 TV29|| align=right|15,4|| align=right|2,264|| align=right|0,153|| align=right|6,80|| align=right|3,407||MBA||15. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(85769)||1998 UB|| align=right|15,3|| align=right|2,331|| align=right|0,188|| align=right|24,34|| align=right|3,558||MBA||16. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(85770)||1998 UP1|| align=right|20,6|| align=right|,999|| align=right|0,345|| align=right|33,18|| align=right|,999||ATN||18. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85771)||1998 UR4|| align=right|16,1|| align=right|2,635|| align=right|0,165|| align=right|13,11|| align=right|4,276||MBA||20. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85772)||1998 UN6|| align=right|16,2|| align=right|2,257|| align=right|0,175|| align=right|7,62|| align=right|3,390||MBA||21. října 1998||Kleť||Klet
|-
|(85773)||1998 UF15|| align=right|14,6|| align=right|2,438|| align=right|0,128|| align=right|5,54|| align=right|3,807||MBA||25. října 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(85774)||1998 UT18|| align=right|19,2|| align=right|1,405|| align=right|0,330|| align=right|13,60|| align=right|1,665||APL PHA||27. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(85775)||1998 UY20|| align=right|16,2|| align=right|2,431|| align=right|0,148|| align=right|1,75|| align=right|3,790||MBA||29. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(85776)||1998 UM37|| align=right|16,0|| align=right|2,426|| align=right|0,160|| align=right|1,74|| align=right|3,779||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85777)||1998 UM41|| align=right|16,2|| align=right|2,213|| align=right|0,210|| align=right|6,67|| align=right|3,291||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85778)||1998 UZ42|| align=right|16,9|| align=right|2,459|| align=right|0,200|| align=right|1,82|| align=right|3,854||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85779)||1998 UO43|| align=right|15,9|| align=right|2,349|| align=right|0,129|| align=right|7,33|| align=right|3,600||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85780)||1998 VK2|| align=right|15,9|| align=right|2,784|| align=right|0,178|| align=right|3,47|| align=right|4,645||MBA||10. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85781)||1998 VP2|| align=right|15,0|| align=right|2,466|| align=right|0,191|| align=right|6,98|| align=right|3,871||MBA||10. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85782)||1998 VZ2|| align=right|14,6|| align=right|2,979|| align=right|0,067|| align=right|9,42|| align=right|5,142||MBA||10. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85783)||1998 VT3|| align=right|16,1|| align=right|2,420|| align=right|0,214|| align=right|3,23|| align=right|3,764||MBA||10. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85784)||1998 VV3|| align=right|15,1|| align=right|3,135|| align=right|0,139|| align=right|8,01|| align=right|5,551||MBA||10. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85785)||1998 VV11|| align=right|15,2|| align=right|2,945|| align=right|0,232|| align=right|13,44|| align=right|5,052||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85786)||1998 VY12|| align=right|14,5|| align=right|2,684|| align=right|0,174|| align=right|13,73|| align=right|4,398||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85787)||1998 VU14|| align=right|16,4|| align=right|2,348|| align=right|0,141|| align=right|5,83|| align=right|3,598||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85788)||1998 VA17|| align=right|15,7|| align=right|2,343|| align=right|0,132|| align=right|8,04|| align=right|3,586||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85789)||1998 VK17|| align=right|16,1|| align=right|2,444|| align=right|0,148|| align=right|3,34|| align=right|3,821||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85790)||1998 VX17|| align=right|15,6|| align=right|2,456|| align=right|0,165|| align=right|1,72|| align=right|3,849||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85791)||1998 VS18|| align=right|15,9|| align=right|2,765|| align=right|0,170|| align=right|3,70|| align=right|4,597||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85792)||1998 VK20|| align=right|15,6|| align=right|2,576|| align=right|0,081|| align=right|4,24|| align=right|4,134||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85793)||1998 VG26|| align=right|15,3|| align=right|3,070|| align=right|0,160|| align=right|3,92|| align=right|5,377||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85794)||1998 VA34|| align=right|15,9|| align=right|2,598|| align=right|0,160|| align=right|5,48|| align=right|4,186||MBA||11. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85795)||1998 VO37|| align=right|15,8|| align=right|2,331|| align=right|0,124|| align=right|7,86|| align=right|3,558||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85796)||1998 VD43|| align=right|15,5|| align=right|3,126|| align=right|0,152|| align=right|1,98|| align=right|5,526||MBA||15. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85797)||1998 VD49|| align=right|15,6|| align=right|2,389|| align=right|0,186|| align=right|3,32|| align=right|3,692||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85798)||1998 VA50|| align=right|11,8|| align=right|5,216|| align=right|0,063|| align=right|32,02|| align=right|11,91||JUT||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85799)||1998 VV50|| align=right|16,1|| align=right|2,160|| align=right|0,164|| align=right|5,13|| align=right|3,173||MBA||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85800)||1998 VE53|| align=right|14,8|| align=right|2,621|| align=right|0,125|| align=right|12,50|| align=right|4,242||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85801)||1998 VL54|| align=right|15,3|| align=right|2,593|| align=right|0,179|| align=right|10,62|| align=right|4,174||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85802)||1998 VK55|| align=right|15,7|| align=right|2,591|| align=right|0,077|| align=right|2,01|| align=right|4,171||MBA||10. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85803)||1998 WS4|| align=right|14,9|| align=right|2,606|| align=right|0,319|| align=right|25,66|| align=right|4,206||MBA||18. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(85804)||1998 WQ5|| align=right|15,3|| align=right|1,722|| align=right|0,355|| align=right|27,67|| align=right|2,258||AMR||19. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85805)||1998 WS6|| align=right|16,3|| align=right|2,388|| align=right|0,146|| align=right|0,47|| align=right|3,689||MBA||24. listopadu 1998||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; P. M. Motl
|-
|(85806)||1998 WG8|| align=right|14,6|| align=right|2,228|| align=right|0,117|| align=right|6,75|| align=right|3,324||MBA||25. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85807)||1998 WR10|| align=right|12,2|| align=right|5,170|| align=right|0,088|| align=right|26,50|| align=right|11,76||JUT||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85808)||1998 WF12|| align=right|15,7|| align=right|2,420|| align=right|0,128|| align=right|5,71|| align=right|3,763||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85809)||1998 WU12|| align=right|14,9|| align=right|2,761|| align=right|0,208|| align=right|9,75|| align=right|4,588||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85810)||1998 WV14|| align=right|16,1|| align=right|2,176|| align=right|0,147|| align=right|4,42|| align=right|3,209||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85811)||1998 WD17|| align=right|16,1|| align=right|2,420|| align=right|0,175|| align=right|4,84|| align=right|3,764||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85812)||1998 WR22|| align=right|15,5|| align=right|2,848|| align=right|0,192|| align=right|1,82|| align=right|4,805||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85813)||1998 WY26|| align=right|16,2|| align=right|2,587|| align=right|0,123|| align=right|3,09|| align=right|4,159||MBA||16. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85814)||1998 WF31|| align=right|14,6|| align=right|2,309|| align=right|0,246|| align=right|23,76|| align=right|3,508||MBA||19. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(85815)||1998 WX41|| align=right|16,5|| align=right|2,437|| align=right|0,189|| align=right|2,22|| align=right|3,805||MBA||24. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85816)||1998 XG|| align=right|15,8|| align=right|2,290|| align=right|0,185|| align=right|4,78|| align=right|3,465||MBA||8. prosince 1998||Kleť||Klet
|-
|(85817)||1998 XB1|| align=right|16,9|| align=right|2,433|| align=right|0,158|| align=right|0,94|| align=right|3,796||MBA||7. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85818)||1998 XM4|| align=right|15,5|| align=right|1,657|| align=right|0,418|| align=right|62,71|| align=right|2,133||APL||10. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85819)||1998 XF9|| align=right|16,1|| align=right|2,195|| align=right|0,202|| align=right|5,85|| align=right|3,250||MBA||12. prosince 1998||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(85820)||1998 XP9|| align=right|14,2|| align=right|3,026|| align=right|0,080|| align=right|11,53|| align=right|5,264||MBA||14. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(85821)||1998 XQ10|| align=right|14,4|| align=right|2,393|| align=right|0,053|| align=right|4,79|| align=right|3,702||MBA||15. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85822)||1998 XC17|| align=right|12,5|| align=right|5,168|| align=right|0,128|| align=right|11,33|| align=right|11,75||JUT||8. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85823)||1998 XM19|| align=right|15,2|| align=right|3,035|| align=right|0,114|| align=right|3,13|| align=right|5,288||MBA||10. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85824)||1998 XV20|| align=right|15,8|| align=right|2,523|| align=right|0,086|| align=right|1,26|| align=right|4,007||MBA||10. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85825)||1998 XL24|| align=right|15,7|| align=right|2,371|| align=right|0,076|| align=right|7,83|| align=right|3,651||MBA||11. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85826)||1998 XA40|| align=right|14,2|| align=right|3,085|| align=right|0,153|| align=right|10,46|| align=right|5,418||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85827)||1998 XA47|| align=right|14,9|| align=right|2,284|| align=right|0,156|| align=right|4,31|| align=right|3,451||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85828)||1998 XN53|| align=right|14,8|| align=right|2,266|| align=right|0,125|| align=right|5,91|| align=right|3,411||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85829)||1998 XW56|| align=right|15,8|| align=right|2,430|| align=right|0,203|| align=right|0,76|| align=right|3,786||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85830)||1998 XB59|| align=right|15,6|| align=right|2,612|| align=right|0,197|| align=right|3,37|| align=right|4,221||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85831)||1998 XL64|| align=right|15,1|| align=right|2,604|| align=right|0,130|| align=right|5,74|| align=right|4,202||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85832)||1998 XR64|| align=right|15,1|| align=right|2,454|| align=right|0,193|| align=right|1,96|| align=right|3,844||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85833)||1998 XD68|| align=right|13,9|| align=right|2,808|| align=right|0,172|| align=right|15,51|| align=right|4,704||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85834)||1998 XM74|| align=right|15,3|| align=right|2,408|| align=right|0,144|| align=right|3,15|| align=right|3,737||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85835)||1998 XB81|| align=right|16,4|| align=right|2,138|| align=right|0,156|| align=right|3,31|| align=right|3,125||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85836)||1998 YF2|| align=right|15,2|| align=right|2,425|| align=right|0,143|| align=right|2,31|| align=right|3,777||MBA||17. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85837)||1998 YM2|| align=right|15,4|| align=right|2,229|| align=right|0,084|| align=right|5,40|| align=right|3,326||MBA||17. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85838)||1998 YU2|| align=right|15,4|| align=right|2,372|| align=right|0,081|| align=right|5,88|| align=right|3,652||MBA||17. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85839)||1998 YO4|| align=right|16,3|| align=right|1,654|| align=right|0,249|| align=right|9,33|| align=right|2,127||AMR||17. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85840)||1998 YR4|| align=right|14,4|| align=right|3,000|| align=right|0,032|| align=right|11,02|| align=right|5,196||MBA||18. prosince 1998||Kleť||Klet
|-
|(85841)||1998 YR6|| align=right|16,4|| align=right|2,624|| align=right|0,171|| align=right|4,57|| align=right|4,250||MBA||20. prosince 1998||Ondřejov||A. Kolář; L. Šarounová
|-
|(85842)||1998 YK7|| align=right|15,1|| align=right|2,614|| align=right|0,127|| align=right|6,01|| align=right|4,225||MBA||22. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85843)||1998 YT9|| align=right|15,6|| align=right|2,225|| align=right|0,150|| align=right|6,08|| align=right|3,319||MBA||25. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(85844)||1998 YN16|| align=right|15,2|| align=right|3,009|| align=right|0,150|| align=right|6,80|| align=right|5,218||MBA||22. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85845)||1998 YP16|| align=right|15,9|| align=right|2,352|| align=right|0,235|| align=right|6,19|| align=right|3,606||MBA||22. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85846)||1998 YP20|| align=right|16,2|| align=right|2,313|| align=right|0,139|| align=right|7,50|| align=right|3,518||MBA||25. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85847)||1998 YA28|| align=right|15,0|| align=right|2,608|| align=right|0,168|| align=right|14,17|| align=right|4,211||MBA||19. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(85848)||1998 YP29|| align=right|17,3|| align=right|2,199|| align=right|0,280|| align=right|6,87|| align=right|3,261||MBA||28. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85849)||1999 AW|| align=right|15,2|| align=right|2,359|| align=right|0,158|| align=right|6,15|| align=right|3,622||MBA||7. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85850)||1999 AR2|| align=right|15,4|| align=right|2,428|| align=right|0,128|| align=right|5,71|| align=right|3,783||MBA||9. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85851)||1999 AS4|| align=right|14,3|| align=right|2,455|| align=right|0,109|| align=right|12,63|| align=right|3,847||MBA||11. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85852)||1999 AA5|| align=right|14,8|| align=right|2,643|| align=right|0,228|| align=right|12,95|| align=right|4,296||MBA||11. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85853)||1999 AB12|| align=right|15,0|| align=right|2,746|| align=right|0,095|| align=right|16,27|| align=right|4,550||MBA||7. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85854)||1999 AE13|| align=right|15,1|| align=right|2,598|| align=right|0,180|| align=right|6,39|| align=right|4,188||MBA||7. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85855)||1999 AN15|| align=right|15,4|| align=right|2,348|| align=right|0,088|| align=right|1,79|| align=right|3,598||MBA||9. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85856)||1999 AT19|| align=right|16,0|| align=right|2,276|| align=right|0,188|| align=right|5,02|| align=right|3,434||MBA||13. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85857)||1999 AK24|| align=right|15,0|| align=right|2,431|| align=right|0,126|| align=right|10,09|| align=right|3,789||MBA||15. ledna 1999||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(85858)||1999 AJ26|| align=right|15,5|| align=right|2,443|| align=right|0,147|| align=right|5,37|| align=right|3,818||MBA||9. ledna 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(85859)||1999 AY27|| align=right|17,7|| align=right|2,311|| align=right|0,162|| align=right|0,79|| align=right|3,513||MBA||11. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85860)||1999 AY28|| align=right|16,4|| align=right|2,585|| align=right|0,085|| align=right|0,73|| align=right|4,156||MBA||13. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85861)||1999 AJ33|| align=right|15,2|| align=right|2,334|| align=right|0,054|| align=right|6,93|| align=right|3,565||MBA||15. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85862)||1999 AF34|| align=right|14,8|| align=right|2,259|| align=right|0,102|| align=right|2,78|| align=right|3,396||MBA||13. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85863)||1999 BG|| align=right|15,4|| align=right|2,416|| align=right|0,057|| align=right|6,58|| align=right|3,755||MBA||16. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85864)||1999 BJ7|| align=right|16,2|| align=right|2,433|| align=right|0,197|| align=right|2,46|| align=right|3,793||MBA||21. ledna 1999||Kleť||Klet
|-
|(85865)||1999 BW8|| align=right|15,1|| align=right|2,566|| align=right|0,147|| align=right|13,20|| align=right|4,109||MBA||22. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(85866)||1999 BV9|| align=right|15,3|| align=right|2,678|| align=right|0,155|| align=right|7,71|| align=right|4,381||MBA||22. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(85867)||1999 BY9|| align=right|18,1|| align=right|1,831|| align=right|0,303|| align=right|0,95|| align=right|2,477||AMR||23. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(85868)||1999 BZ9|| align=right|15,7|| align=right|2,542|| align=right|0,045|| align=right|0,98|| align=right|4,052||MBA||23. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(85869)||1999 BK10|| align=right|15,1|| align=right|2,308|| align=right|0,072|| align=right|6,28|| align=right|3,506||MBA||23. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(85870)||1999 BF18|| align=right|14,9|| align=right|2,642|| align=right|0,166|| align=right|12,57|| align=right|4,294||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85871)||1999 BN30|| align=right|15,3|| align=right|2,592|| align=right|0,143|| align=right|7,45|| align=right|4,172||MBA||19. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85872)||1999 BH31|| align=right|15,9|| align=right|2,664|| align=right|0,151|| align=right|3,97|| align=right|4,347||MBA||19. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85873)||1999 CE1|| align=right|15,4|| align=right|2,280|| align=right|0,065|| align=right|4,79|| align=right|3,443||MBA||5. února 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(85874)||1999 CJ4|| align=right|15,2|| align=right|2,246|| align=right|0,121|| align=right|7,01|| align=right|3,366||MBA||9. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85875)||1999 CR5|| align=right|13,9|| align=right|2,675|| align=right|0,098|| align=right|9,37|| align=right|4,375||MBA||12. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85876)||1999 CQ7|| align=right|14,1|| align=right|2,276|| align=right|0,182|| align=right|22,83|| align=right|3,434||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85877)||1999 CD8|| align=right|15,8|| align=right|2,351|| align=right|0,087|| align=right|7,12|| align=right|3,605||MBA||13. února 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(85878)||1999 CF8|| align=right|16,2|| align=right|2,340|| align=right|0,118|| align=right|6,67|| align=right|3,578||MBA||13. února 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; E. Kandler
|-
|(85879)||1999 CO10|| align=right|14,9|| align=right|2,320|| align=right|0,083|| align=right|23,93|| align=right|3,532||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85880)||1999 CL14|| align=right|15,8|| align=right|2,723|| align=right|0,106|| align=right|2,38|| align=right|4,493||MBA||15. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(85881)||1999 CC19|| align=right|14,9|| align=right|2,399|| align=right|0,125|| align=right|13,23|| align=right|3,715||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85882)||1999 CA25|| align=right|15,4|| align=right|2,295|| align=right|0,163|| align=right|12,09|| align=right|3,475||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85883)||1999 CS27|| align=right|14,3|| align=right|2,555|| align=right|0,076|| align=right|16,70|| align=right|4,083||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85884)||1999 CO28|| align=right|15,5|| align=right|2,610|| align=right|0,129|| align=right|2,69|| align=right|4,215||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85885)||1999 CS30|| align=right|15,1|| align=right|2,450|| align=right|0,080|| align=right|7,33|| align=right|3,833||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85886)||1999 CN35|| align=right|14,8|| align=right|2,624|| align=right|0,226|| align=right|14,70|| align=right|4,250||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85887)||1999 CE36|| align=right|15,7|| align=right|2,382|| align=right|0,146|| align=right|9,68|| align=right|3,675||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85888)||1999 CG40|| align=right|14,5|| align=right|2,699|| align=right|0,155|| align=right|12,50|| align=right|4,433||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85889)||1999 CH40|| align=right|14,9|| align=right|2,574|| align=right|0,118|| align=right|13,87|| align=right|4,128||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85890)||1999 CA45|| align=right|15,0|| align=right|2,233|| align=right|0,148|| align=right|7,56|| align=right|3,336||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85891)||1999 CH45|| align=right|15,0|| align=right|2,668|| align=right|0,135|| align=right|12,74|| align=right|4,357||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85892)||1999 CH47|| align=right|15,5|| align=right|2,575|| align=right|0,235|| align=right|12,00|| align=right|4,131||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85893)||1999 CE48|| align=right|15,5|| align=right|2,528|| align=right|0,090|| align=right|0,49|| align=right|4,019||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85894)||1999 CH48|| align=right|15,5|| align=right|2,724|| align=right|0,140|| align=right|3,52|| align=right|4,494||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85895)||1999 CS48|| align=right|14,4|| align=right|2,534|| align=right|0,154|| align=right|15,01|| align=right|4,034||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85896)||1999 CJ49|| align=right|14,8|| align=right|2,682|| align=right|0,198|| align=right|5,67|| align=right|4,392||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85897)||1999 CA50|| align=right|15,1|| align=right|2,405|| align=right|0,017|| align=right|10,41|| align=right|3,728||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85898)||1999 CS51|| align=right|14,8|| align=right|2,401|| align=right|0,066|| align=right|6,80|| align=right|3,719||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85899)||1999 CS53|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,170|| align=right|3,01|| align=right|3,689||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85900)||1999 CQ57|| align=right|15,2|| align=right|2,389|| align=right|0,167|| align=right|2,19|| align=right|3,692||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85901)||1999 CM66|| align=right|15,4|| align=right|2,657|| align=right|0,165|| align=right|12,49|| align=right|4,330||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85902)||1999 CS66|| align=right|14,6|| align=right|2,380|| align=right|0,076|| align=right|5,45|| align=right|3,672||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85903)||1999 CD70|| align=right|15,6|| align=right|2,758|| align=right|0,160|| align=right|7,41|| align=right|4,580||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85904)||1999 CH70|| align=right|15,6|| align=right|2,628|| align=right|0,078|| align=right|6,54|| align=right|4,259||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85905)||1999 CY73|| align=right|15,8|| align=right|2,567|| align=right|0,218|| align=right|5,05|| align=right|4,113||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85906)||1999 CT74|| align=right|15,1|| align=right|2,392|| align=right|0,063|| align=right|5,71|| align=right|3,698||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85907)||1999 CV83|| align=right|15,3|| align=right|2,380|| align=right|0,146|| align=right|3,14|| align=right|3,671||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85908)||1999 CE85|| align=right|15,8|| align=right|2,291|| align=right|0,109|| align=right|5,33|| align=right|3,468||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85909)||1999 CJ85|| align=right|15,9|| align=right|2,223|| align=right|0,039|| align=right|6,42|| align=right|3,314||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85910)||1999 CZ86|| align=right|16,0|| align=right|2,648|| align=right|0,261|| align=right|6,09|| align=right|4,309||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85911)||1999 CY91|| align=right|15,7|| align=right|2,666|| align=right|0,179|| align=right|5,64|| align=right|4,352||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85912)||1999 CL93|| align=right|15,8|| align=right|2,648|| align=right|0,048|| align=right|3,78|| align=right|4,309||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85913)||1999 CQ94|| align=right|14,9|| align=right|2,630|| align=right|0,147|| align=right|14,75|| align=right|4,265||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85914)||1999 CM95|| align=right|15,9|| align=right|2,662|| align=right|0,110|| align=right|4,76|| align=right|4,344||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85915)||1999 CU97|| align=right|14,4|| align=right|2,567|| align=right|0,085|| align=right|11,83|| align=right|4,113||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85916)||1999 CT98|| align=right|15,2|| align=right|2,617|| align=right|0,128|| align=right|6,40|| align=right|4,232||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85917)||1999 CV98|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,089|| align=right|9,63|| align=right|4,332||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85918)||1999 CD100|| align=right|15,5|| align=right|2,740|| align=right|0,173|| align=right|6,28|| align=right|4,535||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85919)||1999 CH100|| align=right|14,8|| align=right|2,238|| align=right|0,121|| align=right|4,94|| align=right|3,346||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85920)||1999 CJ100|| align=right|14,8|| align=right|2,669|| align=right|0,141|| align=right|12,35|| align=right|4,359||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85921)||1999 CV101|| align=right|15,3|| align=right|2,538|| align=right|0,096|| align=right|5,47|| align=right|4,043||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85922)||1999 CB103|| align=right|14,7|| align=right|2,368|| align=right|0,052|| align=right|7,03|| align=right|3,643||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85923)||1999 CF105|| align=right|14,5|| align=right|2,622|| align=right|0,051|| align=right|13,88|| align=right|4,244||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85924)||1999 CM107|| align=right|15,5|| align=right|2,674|| align=right|0,125|| align=right|12,23|| align=right|4,373||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85925)||1999 CV109|| align=right|15,3|| align=right|2,399|| align=right|0,080|| align=right|6,80|| align=right|3,715||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85926)||1999 CV115|| align=right|15,4|| align=right|2,594|| align=right|0,285|| align=right|10,13|| align=right|4,177||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85927)||1999 CQ117|| align=right|14,2|| align=right|2,582|| align=right|0,266|| align=right|11,13|| align=right|4,149||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85928)||1999 CB120|| align=right|14,8|| align=right|2,541|| align=right|0,135|| align=right|14,26|| align=right|4,049||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85929)||1999 CJ122|| align=right|14,4|| align=right|2,615|| align=right|0,153|| align=right|16,75|| align=right|4,227||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85930)||1999 CL122|| align=right|14,8|| align=right|2,640|| align=right|0,142|| align=right|14,18|| align=right|4,289||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85931)||1999 CK123|| align=right|13,5|| align=right|3,109|| align=right|0,149|| align=right|16,21|| align=right|5,481||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85932)||1999 CS141|| align=right|16,4|| align=right|2,482|| align=right|0,103|| align=right|2,37|| align=right|3,909||MBA||10. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85933)||1999 CO146|| align=right|16,7|| align=right|2,393|| align=right|0,228|| align=right|1,40|| align=right|3,702||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85934)||1999 CF148|| align=right|16,1|| align=right|2,547|| align=right|0,130|| align=right|3,23|| align=right|4,063||MBA||10. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85935)||1999 CG149|| align=right|16,6|| align=right|2,592|| align=right|0,163|| align=right|0,63|| align=right|4,171||MBA||13. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85936)||1999 CH149|| align=right|16,1|| align=right|2,665|| align=right|0,069|| align=right|4,78|| align=right|4,350||MBA||13. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85937)||1999 DL1|| align=right|14,8|| align=right|2,344|| align=right|0,196|| align=right|25,13|| align=right|3,588||MBA||17. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85938)||1999 DJ4|| align=right|18,6|| align=right|1,853|| align=right|0,484|| align=right|9,16|| align=right|2,521||APL PHA BIN||24. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85939)||1999 DN5|| align=right|14,2|| align=right|2,580|| align=right|0,130|| align=right|12,30|| align=right|4,143||MBA||17. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85940)||1999 DS8|| align=right|15,8|| align=right|2,741|| align=right|0,263|| align=right|8,61|| align=right|4,536||MBA||18. února 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85941)||1999 DC9|| align=right|14,5|| align=right|2,661|| align=right|0,173|| align=right|16,83|| align=right|4,340||MBA||18. února 1999||Haleakala||NEAT
|-
|(85942)||1999 EB6|| align=right|14,6|| align=right|2,524|| align=right|0,096|| align=right|14,81|| align=right|4,010||MBA||12. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85943)||1999 EJ7|| align=right|15,4|| align=right|2,515|| align=right|0,187|| align=right|3,66|| align=right|3,989||MBA||12. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85944)||1999 EM7|| align=right|15,7|| align=right|2,542|| align=right|0,171|| align=right|3,45|| align=right|4,053||MBA||12. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85945)||1999 EB8|| align=right|15,7|| align=right|2,450|| align=right|0,193|| align=right|9,18|| align=right|3,835||MBA||12. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85946)||1999 EJ8|| align=right|16,3|| align=right|2,645|| align=right|0,070|| align=right|2,32|| align=right|4,300||MBA||14. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85947)||1999 ET11|| align=right|13,9|| align=right|2,653|| align=right|0,206|| align=right|28,64|| align=right|4,322||MBA||12. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85948)||1999 EP13|| align=right|16,2|| align=right|2,641|| align=right|0,294|| align=right|11,82|| align=right|4,291||MBA||10. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85949)||1999 EX14|| align=right|15,7|| align=right|2,617|| align=right|0,084|| align=right|11,97|| align=right|4,234||MBA||10. března 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(85950)||1999 FQ7|| align=right|13,9|| align=right|2,389|| align=right|0,223|| align=right|26,19|| align=right|3,693||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85951)||1999 FX9|| align=right|14,5|| align=right|2,561|| align=right|0,081|| align=right|12,67|| align=right|4,097||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85952)||1999 FW12|| align=right|16,3|| align=right|2,601|| align=right|0,218|| align=right|4,01|| align=right|4,195||MBA||18. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85953)||1999 FK21|| align=right|18,2|| align=right|,739|| align=right|0,704|| align=right|12,60|| align=right|,636||ATN||24. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85954)||1999 FY23|| align=right|14,7|| align=right|2,235|| align=right|0,091|| align=right|3,62|| align=right|3,341||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85955)||1999 FB29|| align=right|14,6|| align=right|3,130|| align=right|0,130|| align=right|19,94|| align=right|5,537||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85956)||1999 FT35|| align=right|15,2|| align=right|2,428|| align=right|0,139|| align=right|4,32|| align=right|3,783||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85957)||1999 FZ38|| align=right|15,8|| align=right|2,310|| align=right|0,188|| align=right|3,25|| align=right|3,510||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85958)||1999 FU42|| align=right|14,7|| align=right|2,263|| align=right|0,142|| align=right|4,63|| align=right|3,405||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85959)||1999 FV42|| align=right|15,2|| align=right|2,269|| align=right|0,113|| align=right|6,62|| align=right|3,417||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85960)||1999 FR50|| align=right|15,4|| align=right|2,746|| align=right|0,085|| align=right|8,13|| align=right|4,549||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85961)||1999 FV51|| align=right|15,3|| align=right|2,338|| align=right|0,197|| align=right|1,52|| align=right|3,575||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85962)||1999 FJ53|| align=right|16,0|| align=right|2,548|| align=right|0,120|| align=right|4,72|| align=right|4,066||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85963)||1999 FD57|| align=right|15,7|| align=right|2,700|| align=right|0,100|| align=right|13,50|| align=right|4,437||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85964)||1999 FZ57|| align=right|15,9|| align=right|2,720|| align=right|0,126|| align=right|2,18|| align=right|4,484||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85965)||1999 FW60|| align=right|14,9|| align=right|2,781|| align=right|0,207|| align=right|8,27|| align=right|4,636||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85966)||1999 FD62|| align=right|15,1|| align=right|2,333|| align=right|0,117|| align=right|10,99|| align=right|3,564||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85967)||1999 GK1|| align=right|14,2|| align=right|2,625|| align=right|0,046|| align=right|14,97|| align=right|4,253||MBA||7. dubna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85968)||1999 GB2|| align=right|14,8|| align=right|2,487|| align=right|0,084|| align=right|7,53|| align=right|3,921||MBA||8. dubna 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(85969)||1999 GP2|| align=right|15,1|| align=right|3,113|| align=right|0,141|| align=right|5,78|| align=right|5,492||MBA||8. dubna 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(85970)||1999 GB4|| align=right|15,5|| align=right|2,591|| align=right|0,089|| align=right|4,41|| align=right|4,171||MBA||11. dubna 1999||Wykrota||C. Jacques
|-
|(85971)||1999 GW5|| align=right|14,3|| align=right|3,047|| align=right|0,176|| align=right|16,63|| align=right|5,318||MBA||15. dubna 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(85972)||1999 GJ7|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,270|| align=right|13,42|| align=right|4,334||MBA||6. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85973)||1999 GP19|| align=right|14,2|| align=right|2,612|| align=right|0,112|| align=right|14,47|| align=right|4,221||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85974)||1999 GF21|| align=right|14,9|| align=right|2,526|| align=right|0,227|| align=right|9,66|| align=right|4,014||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85975)||1999 GD33|| align=right|15,1|| align=right|2,594|| align=right|0,064|| align=right|14,99|| align=right|4,178||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85976)||1999 GR33|| align=right|15,6|| align=right|2,562|| align=right|0,109|| align=right|13,92|| align=right|4,099||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85977)||1999 GZ42|| align=right|15,0|| align=right|2,772|| align=right|0,265|| align=right|13,42|| align=right|4,614||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85978)||1999 GD45|| align=right|14,9|| align=right|2,782|| align=right|0,149|| align=right|8,05|| align=right|4,639||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85979)||1999 GH59|| align=right|15,1|| align=right|2,739|| align=right|0,042|| align=right|4,32|| align=right|4,532||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85980)||1999 HG3|| align=right|14,9|| align=right|2,595|| align=right|0,137|| align=right|8,56|| align=right|4,179||MBA||20. dubna 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(85981)||1999 HS3|| align=right|15,2|| align=right|2,528|| align=right|0,141|| align=right|14,64|| align=right|4,018||MBA||18. dubna 1999||Catalina||CSS
|-
|(85982)||1999 HQ6|| align=right|14,4|| align=right|2,692|| align=right|0,116|| align=right|8,91|| align=right|4,415||MBA||19. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85983)||1999 HX7|| align=right|15,5|| align=right|2,615|| align=right|0,296|| align=right|9,82|| align=right|4,229||MBA||19. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85984)||1999 HV10|| align=right|14,4|| align=right|2,924|| align=right|0,251|| align=right|14,26|| align=right|4,998||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85985)||1999 JW|| align=right|15,2|| align=right|2,694|| align=right|0,255|| align=right|13,87|| align=right|4,421||MBA||5. května 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85986)||1999 JX|| align=right|15,2|| align=right|2,747|| align=right|0,200|| align=right|14,38|| align=right|4,552||MBA||6. května 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85987)||1999 JT5|| align=right|15,6|| align=right|1,912|| align=right|0,068|| align=right|23,52|| align=right|2,642||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85988)||1999 JX5|| align=right|14,3|| align=right|2,791|| align=right|0,145|| align=right|27,69|| align=right|4,662||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85989)||1999 JD6|| align=right|17,1|| align=right|,883|| align=right|0,633|| align=right|17,05|| align=right|,830||ATN PHA||12. května 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85990)||1999 JV6|| align=right|20,0|| align=right|1,008|| align=right|0,312|| align=right|5,32|| align=right|1,012||APL PHA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85991)||1999 JJ16|| align=right|15,2|| align=right|3,013|| align=right|0,178|| align=right|0,41|| align=right|5,230||MBA||15. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(85992)||1999 JR17|| align=right|14,7|| align=right|2,855|| align=right|0,164|| align=right|16,95|| align=right|4,824||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85993)||1999 JU28|| align=right|15,6|| align=right|2,741|| align=right|0,165|| align=right|2,50|| align=right|4,537||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85994)||1999 JV41|| align=right|15,2|| align=right|2,878|| align=right|0,169|| align=right|4,15|| align=right|4,882||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85995)||1999 JT56|| align=right|14,8|| align=right|3,008|| align=right|0,126|| align=right|12,92|| align=right|5,217||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85996)||1999 JO65|| align=right|15,3|| align=right|2,643|| align=right|0,072|| align=right|15,39|| align=right|4,297||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85997)||1999 JB69|| align=right|15,1|| align=right|2,814|| align=right|0,086|| align=right|7,78|| align=right|4,720||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85998)||1999 JH69|| align=right|15,1|| align=right|2,677|| align=right|0,263|| align=right|11,98|| align=right|4,379||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(85999)||1999 JY72|| align=right|14,8|| align=right|2,342|| align=right|0,120|| align=right|6,42|| align=right|3,584||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86000)||1999 JT78|| align=right|15,0|| align=right|2,589|| align=right|0,089|| align=right|14,73|| align=right|4,165||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek